|-
|(6001) Thales||1988 CP2|| align=right|12,6|| align=right|2,856|| align=right|0,053|| align=right|3,01|| align=right|4,826||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6002)||1988 RO|| align=right|10,2|| align=right|5,212|| align=right|0,093|| align=right|15,57|| align=right|11,90||JUT||8. září 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(6003)||1988 VO1|| align=right|12,9|| align=right|2,345|| align=right|0,120|| align=right|5,72|| align=right|3,589||MBA||2. listopadu 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6004)||1988 XY1|| align=right|13,8|| align=right|2,273|| align=right|0,051|| align=right|2,84|| align=right|3,425||MBA||11. prosince 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6005)||1989 BD|| align=right|12,3|| align=right|2,702|| align=right|0,150|| align=right|7,64|| align=right|4,440||MBA||29. ledna 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6006) Anaximandros||1989 GB4|| align=right|12,3|| align=right|2,837|| align=right|0,081|| align=right|1,43|| align=right|4,779||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6007) Billevans||1990 BE2|| align=right|13,8|| align=right|2,409|| align=right|0,195|| align=right|4,38|| align=right|3,737||MBA||28. ledna 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6008)||1990 BF2|| align=right|13,5|| align=right|2,218|| align=right|0,040|| align=right|4,16|| align=right|3,303||MBA||30. ledna 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6009)||1990 FQ1|| align=right|12,3|| align=right|2,438|| align=right|0,151|| align=right|22,71|| align=right|3,806||MBA||24. března 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6010) Lyzenga||1990 OE|| align=right|12,9|| align=right|2,575|| align=right|0,179|| align=right|12,78|| align=right|4,132||MBA||19. července 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6011) Tozzi||1990 QU5|| align=right|13,0|| align=right|2,717|| align=right|0,153|| align=right|2,50|| align=right|4,477||MBA||29. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6012)||1990 SK4|| align=right|13,2|| align=right|2,633|| align=right|0,342|| align=right|18,30|| align=right|4,272||MBA||22. září 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6013)||1991 OZ|| align=right|13,6|| align=right|2,372|| align=right|0,151|| align=right|4,22|| align=right|3,653||MBA||18. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6014)||1991 PO10|| align=right|13,2|| align=right|2,351|| align=right|0,146|| align=right|6,43|| align=right|3,605||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6015)||1991 PR10|| align=right|13,5|| align=right|2,438|| align=right|0,143|| align=right|7,30|| align=right|3,806||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6016)||1991 PA11|| align=right|13,3|| align=right|2,333|| align=right|0,215|| align=right|5,90|| align=right|3,563||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6017)||1991 PY11|| align=right|13,3|| align=right|2,299|| align=right|0,137|| align=right|4,71|| align=right|3,486||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6018)||1991 PS16|| align=right|13,2|| align=right|2,273|| align=right|0,128|| align=right|6,15|| align=right|3,426||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6019)||1991 RO6|| align=right|11,3|| align=right|3,008|| align=right|0,044|| align=right|8,59|| align=right|5,216||MBA||3. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6020) Miyamoto||1991 SL1|| align=right|13,7|| align=right|2,297|| align=right|0,095|| align=right|5,02|| align=right|3,480||MBA||30. září 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6021)||1991 TM|| align=right|13,2|| align=right|2,416|| align=right|0,133|| align=right|6,81|| align=right|3,754||MBA||1. října 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6022) Jyuro||1992 UB4|| align=right|13,9|| align=right|2,237|| align=right|0,057|| align=right|4,63|| align=right|3,344||MBA||26. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6023) Tsuyashima||1992 UQ4|| align=right|12,9|| align=right|2,357|| align=right|0,148|| align=right|7,10|| align=right|3,619||MBA||26. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6024) Ochanomizu||1992 UT4|| align=right|12,4|| align=right|2,386|| align=right|0,088|| align=right|9,18|| align=right|3,684||MBA||27. října 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(6025) Naotosato||1992 YA3|| align=right|11,2|| align=right|3,022|| align=right|0,068|| align=right|9,00|| align=right|5,253||MBA||30. prosince 1992||Oohira||T. Urata
|-
|(6026) Xenophanes||1993 BA8|| align=right|12,6|| align=right|2,841|| align=right|0,063|| align=right|3,21|| align=right|4,787||MBA||23. ledna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6027)||1993 SS2|| align=right|12,9|| align=right|2,203|| align=right|0,157|| align=right|5,66|| align=right|3,268||MBA||23. září 1993||Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(6028)||1994 ER1|| align=right|12,4|| align=right|2,571|| align=right|0,175|| align=right|6,75|| align=right|4,122||MBA||11. března 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6029) Edithrand||1948 AG|| align=right|14,1|| align=right|1,928|| align=right|0,076|| align=right|24,27|| align=right|2,676||MBA||14. ledna 1948||Mt. Hamilton||E. Wirtanen
|-
|(6030) Zolensky||1981 EG36|| align=right|12,5|| align=right|3,155|| align=right|0,056|| align=right|5,32|| align=right|5,603||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6031) Ryokan||1982 BQ4|| align=right|11,6|| align=right|3,016|| align=right|0,025|| align=right|10,87|| align=right|5,237||MBA||26. ledna 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(6032) Nobel||1983 PY|| align=right|13,9|| align=right|2,420|| align=right|0,263|| align=right|7,54|| align=right|3,764||MBA||4. srpna 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(6033)||1984 SQ4|| align=right|12,2|| align=right|3,176|| align=right|0,123|| align=right|16,31|| align=right|5,659||MBA||24. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6034)||1987 JA|| align=right|14,4|| align=right|2,338|| align=right|0,171|| align=right|3,53|| align=right|3,574||MBA||5. května 1987||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(6035)||1987 OR|| align=right|13,6|| align=right|2,315|| align=right|0,219|| align=right|23,98|| align=right|3,521||MBA||27. července 1987||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(6036) Weinberg||1988 CV3|| align=right|12,2|| align=right|2,755|| align=right|0,201|| align=right|13,86|| align=right|4,572||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6037)||1988 EG|| align=right|18,7|| align=right|1,271|| align=right|0,500|| align=right|3,50|| align=right|1,432||APL PHA||12. března 1988||Palomar||J. Alu
|-
|(6038)||1989 EQ|| align=right|12,2|| align=right|3,062|| align=right|0,184|| align=right|8,25|| align=right|5,357||MBA||4. března 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6039) Parmenides||1989 RS|| align=right|11,3|| align=right|3,418|| align=right|0,062|| align=right|13,15|| align=right|6,318||MBA||3. září 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(6040)||1990 DK3|| align=right|14,5|| align=right|2,405|| align=right|0,146|| align=right|2,43|| align=right|3,729||MBA||24. února 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6041) Juterkilian||1990 KL|| align=right|14,2|| align=right|2,445|| align=right|0,327|| align=right|9,89|| align=right|3,822||MBA||21. května 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6042) Cheshirecat||1990 WW2|| align=right|12,3|| align=right|3,043|| align=right|0,457|| align=right|15,88|| align=right|5,308||MBA||23. listopadu 1990||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(6043) Aurochs||1991 RK2|| align=right|13,5|| align=right|2,366|| align=right|0,143|| align=right|6,89|| align=right|3,639||MBA||9. září 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(6044) Hammer-Purgstall||1991 RW4|| align=right|14,0|| align=right|2,775|| align=right|0,156|| align=right|8,91|| align=right|4,623||MBA||13. září 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(6045)||1991 RG9|| align=right|13,3|| align=right|2,217|| align=right|0,139|| align=right|3,10|| align=right|3,300||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6046)||1991 RF14|| align=right|13,8|| align=right|2,300|| align=right|0,146|| align=right|6,94|| align=right|3,488||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6047)||1991 TB1|| align=right|17,0|| align=right|1,455|| align=right|0,353|| align=right|23,48|| align=right|1,754||APL||10. října 1991||Palomar||P. Rose
|-
|(6048)||1991 UC1|| align=right|12,6|| align=right|2,600|| align=right|0,014|| align=right|7,09|| align=right|4,192||MBA||18. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6049) Toda||1991 VP|| align=right|13,2|| align=right|2,392|| align=right|0,135|| align=right|2,45|| align=right|3,700||MBA||2. listopadu 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(6050) Miwablock||1992 AE|| align=right|15,4|| align=right|2,203|| align=right|0,437|| align=right|6,40|| align=right|3,269||AMR||10. ledna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(6051) Anaximenes||1992 BX1|| align=right|12,1|| align=right|3,172|| align=right|0,154|| align=right|18,10|| align=right|5,649||MBA||30. ledna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6052) Junichi||1992 CE1|| align=right|11,0|| align=right|3,246|| align=right|0,044|| align=right|21,77|| align=right|5,847||MBA||9. února 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6053)||1993 BW3|| align=right|15,1|| align=right|2,148|| align=right|0,530|| align=right|21,60|| align=right|3,146||AMR||30. ledna 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6054) Ghiberti||4019 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,412|| align=right|0,104|| align=right|2,17|| align=right|3,746||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6055) Brunelleschi||2158 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,179|| align=right|0,128|| align=right|1,77|| align=right|3,215||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6056) Donatello||2318 T-3|| align=right|13,2|| align=right|2,714|| align=right|0,224|| align=right|3,18|| align=right|4,470||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6057) Robbia||5182 T-3|| align=right|11,1|| align=right|3,320|| align=right|0,103|| align=right|17,87|| align=right|6,049||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6058)||1978 VL5|| align=right|13,5|| align=right|2,230|| align=right|0,171|| align=right|4,60|| align=right|3,329||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6059)||1979 TA|| align=right|14,5|| align=right|2,436|| align=right|0,218|| align=right|2,35|| align=right|3,801||MBA||11. října 1979||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6060) Doudleby||1980 DX|| align=right|13,0|| align=right|2,616|| align=right|0,092|| align=right|9,89|| align=right|4,230||MBA||19. února 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6061)||1981 SQ2|| align=right|13,2|| align=right|2,276|| align=right|0,161|| align=right|4,00|| align=right|3,434||MBA||20. září 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6062) Vespa||1983 JQ|| align=right|12,3|| align=right|3,213|| align=right|0,164|| align=right|2,80|| align=right|5,758||MBA||6. května 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(6063) Jason||1984 KB|| align=right|15,3|| align=right|2,219|| align=right|0,764|| align=right|4,86|| align=right|3,306||APL||27. května 1984||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(6064) Holašovice||1987 HE1|| align=right|13,7|| align=right|2,208|| align=right|0,159|| align=right|5,37|| align=right|3,281||MBA||23. dubna 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6065)||1987 OC|| align=right|13,0|| align=right|2,343|| align=right|0,208|| align=right|23,84|| align=right|3,586||MBA||27. července 1987||Palomar||E. F. Helin; R. S. Dunbar
|-
|(6066) Hendricks||1987 SZ3|| align=right|14,0|| align=right|2,375|| align=right|0,283|| align=right|6,23|| align=right|3,659||MBA||26. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6067)||1990 QR11|| align=right|11,7|| align=right|3,165|| align=right|0,056|| align=right|10,46|| align=right|5,631||MBA||28. srpna 1990||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6068) Brandenburg||1990 TJ2|| align=right|12,5|| align=right|3,037|| align=right|0,082|| align=right|9,05|| align=right|5,292||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(6069) Cevolani||1991 PW17|| align=right|14,1|| align=right|2,247|| align=right|0,042|| align=right|4,04|| align=right|3,368||MBA||8. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6070) Rheinland||1991 XO1|| align=right|13,6|| align=right|2,388|| align=right|0,211|| align=right|3,14|| align=right|3,690||MBA||10. prosince 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(6071) Sakitama||1992 AS1|| align=right|11,8|| align=right|2,710|| align=right|0,109|| align=right|11,72|| align=right|4,461||MBA||4. ledna 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(6072) Hooghoudt||1280 T-1|| align=right|12,0|| align=right|3,152|| align=right|0,022|| align=right|9,15|| align=right|5,595||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6073)||1939 UB|| align=right|12,1|| align=right|2,619|| align=right|0,131|| align=right|12,22|| align=right|4,237||MBA||18. října 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(6074) Bechtereva||1968 QE|| align=right|13,6|| align=right|2,392|| align=right|0,217|| align=right|1,58|| align=right|3,699||MBA||24. srpna 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(6075) Zajtsev||1976 GH2|| align=right|12,5|| align=right|3,151|| align=right|0,131|| align=right|1,35|| align=right|5,592||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6076) Plavec||1980 CR|| align=right|12,8|| align=right|2,638|| align=right|0,180|| align=right|8,15|| align=right|4,284||MBA||14. února 1980||Kleť||L. Brožek
|-
|(6077) Messner||1980 TM|| align=right|12,6|| align=right|2,791|| align=right|0,111|| align=right|4,31|| align=right|4,662||MBA||3. října 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6078) Burt||1980 TC5|| align=right|13,3|| align=right|2,805|| align=right|0,174|| align=right|8,36|| align=right|4,696||MBA||10. října 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(6079) Gerokurat||1981 DG3|| align=right|11,3|| align=right|3,202|| align=right|0,084|| align=right|15,17|| align=right|5,730||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6080) Lugmair||1981 EY26|| align=right|12,8|| align=right|3,186|| align=right|0,090|| align=right|5,24|| align=right|5,687||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6081) Cloutis||1981 EE35|| align=right|15,4|| align=right|2,489|| align=right|0,191|| align=right|7,33|| align=right|3,926||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6082) Timiryazev||1982 UH8|| align=right|12,8|| align=right|2,547|| align=right|0,111|| align=right|5,41|| align=right|4,063||MBA||21. října 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(6083) Janeirabloom||1984 SQ2|| align=right|14,4|| align=right|2,241|| align=right|0,179|| align=right|5,67|| align=right|3,353||MBA||25. září 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(6084) Bascom||1985 CT|| align=right|12,8|| align=right|2,313|| align=right|0,236|| align=right|23,01|| align=right|3,518||MBA||12. února 1985||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(6085) Fraethi||1987 SN3|| align=right|13,9|| align=right|2,307|| align=right|0,139|| align=right|6,65|| align=right|3,505||MBA||25. září 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(6086)||1987 VU|| align=right|12,4|| align=right|2,722|| align=right|0,169|| align=right|8,94|| align=right|4,489||MBA||15. listopadu 1987||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6087) Lupo||1988 FK|| align=right|14,6|| align=right|1,931|| align=right|0,077|| align=right|22,62|| align=right|2,682||MBA||19. března 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(6088) Hoshigakubo||1988 UH|| align=right|12,5|| align=right|3,100|| align=right|0,109|| align=right|3,74|| align=right|5,458||MBA||18. října 1988||Geisei||T. Seki
|-
|(6089) Izumi||1989 AF1|| align=right|14,1|| align=right|2,184|| align=right|0,128|| align=right|4,80|| align=right|3,227||MBA||5. ledna 1989||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(6090)||1989 DJ|| align=right|9,4|| align=right|5,314|| align=right|0,057|| align=right|20,19|| align=right|12,25||JUT||27. února 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6091) Mitsuru||1990 DA1|| align=right|13,3|| align=right|2,210|| align=right|0,223|| align=right|8,40|| align=right|3,284||MBA||28. února 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6092) Johnmason||1990 MN|| align=right|13,9|| align=right|2,369|| align=right|0,251|| align=right|9,50|| align=right|3,646||MBA||27. června 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6093) Makoto||1990 QP5|| align=right|13,2|| align=right|2,480|| align=right|0,135|| align=right|6,24|| align=right|3,905||MBA||30. srpna 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6094) Hisako||1990 VQ1|| align=right|12,5|| align=right|2,639|| align=right|0,140|| align=right|12,15|| align=right|4,287||MBA||10. listopadu 1990||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(6095)||1991 UU|| align=right|13,7|| align=right|2,235|| align=right|0,192|| align=right|5,16|| align=right|3,341||MBA||18. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6096)||1991 UB2|| align=right|13,7|| align=right|2,335|| align=right|0,101|| align=right|6,23|| align=right|3,566||MBA||29. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6097) Koishikawa||1991 UK2|| align=right|12,9|| align=right|2,308|| align=right|0,094|| align=right|6,14|| align=right|3,506||MBA||29. října 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6098)||1991 UW3|| align=right|13,9|| align=right|2,226|| align=right|0,236|| align=right|4,98|| align=right|3,320||MBA||31. října 1991||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(6099) Saarland||1991 UH4|| align=right|14,3|| align=right|2,297|| align=right|0,232|| align=right|5,61|| align=right|3,482||MBA||30. října 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(6100) Kunitomoikkansai||1991 VK4|| align=right|12,9|| align=right|2,330|| align=right|0,136|| align=right|3,40|| align=right|3,556||MBA||9. listopadu 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(6101)||1993 EG|| align=right|13,6|| align=right|2,250|| align=right|0,123|| align=right|4,62|| align=right|3,373||MBA||1. března 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(6102) Visby||1993 FQ25|| align=right|13,9|| align=right|2,602|| align=right|0,163|| align=right|1,76|| align=right|4,197||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(6103)||1993 HV|| align=right|11,8|| align=right|3,415|| align=right|0,205|| align=right|14,20|| align=right|6,311||MBA||16. dubna 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6104) Takao||1993 HZ|| align=right|12,6|| align=right|2,705|| align=right|0,096|| align=right|2,42|| align=right|4,449||MBA||16. dubna 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6105) Verrocchio||4580 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,636|| align=right|0,200|| align=right|11,65|| align=right|4,279||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6106) Stoss||6564 P-L|| align=right|12,5|| align=right|3,173|| align=right|0,161|| align=right|2,56|| align=right|5,653||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6107) Osterbrock||1948 AF|| align=right|14,3|| align=right|1,866|| align=right|0,083|| align=right|26,22|| align=right|2,549||MBA||14. ledna 1948||Mt. Hamilton||C. A. Wirtanen
|-
|(6108) Glebov||1971 QN|| align=right|14,0|| align=right|2,194|| align=right|0,204|| align=right|2,89|| align=right|3,249||MBA||18. srpna 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(6109)||1975 QC|| align=right|13,7|| align=right|2,348|| align=right|0,139|| align=right|6,85|| align=right|3,598||MBA||29. srpna 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(6110) Kazak||1978 NQ1|| align=right|14,3|| align=right|2,171|| align=right|0,226|| align=right|3,95|| align=right|3,197||MBA||4. července 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6111) Davemckay||1979 SP13|| align=right|12,9|| align=right|2,451|| align=right|0,201|| align=right|4,02|| align=right|3,837||MBA||20. září 1979||Palomar||S. J. Bus
|-
|(6112) Ludolfschultz||1981 DB1|| align=right|12,7|| align=right|3,107|| align=right|0,260|| align=right|14,26|| align=right|5,476||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6113) Tsap||1982 SX5|| align=right|12,6|| align=right|2,653|| align=right|0,200|| align=right|2,19|| align=right|4,321||MBA||16. září 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6114)||1984 HS1|| align=right|14,0|| align=right|2,231|| align=right|0,128|| align=right|1,56|| align=right|3,331||MBA||28. dubna 1984||La Silla||W. Ferreri; V. Zappala
|-
|(6115) Martinduncan||1984 SR2|| align=right|14,1|| align=right|2,226|| align=right|0,156|| align=right|4,90|| align=right|3,322||MBA||25. září 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(6116) Still||1984 UB3|| align=right|12,8|| align=right|2,984|| align=right|0,101|| align=right|0,84|| align=right|5,154||MBA||26. října 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6117)||1985 CZ1|| align=right|13,2|| align=right|2,344|| align=right|0,067|| align=right|6,12|| align=right|3,587||MBA||12. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6118)||1986 QX3|| align=right|13,8|| align=right|2,477|| align=right|0,157|| align=right|3,57|| align=right|3,898||MBA||31. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6119) Hjorth||1986 XH|| align=right|13,2|| align=right|2,615|| align=right|0,121|| align=right|11,65|| align=right|4,227||MBA||6. prosince 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(6120) Anhalt||1987 QR|| align=right|14,4|| align=right|2,356|| align=right|0,222|| align=right|3,04|| align=right|3,615||MBA||21. srpna 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(6121) Plachinda||1987 RU3|| align=right|13,4|| align=right|2,262|| align=right|0,189|| align=right|3,26|| align=right|3,401||MBA||2. září 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6122) Henrard||1987 SW1|| align=right|13,8|| align=right|2,335|| align=right|0,159|| align=right|10,54|| align=right|3,567||MBA||21. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6123) Aristoteles||1987 SH2|| align=right|13,7|| align=right|2,331|| align=right|0,064|| align=right|9,50|| align=right|3,558||MBA||19. září 1987||Smolyan||E. W. Elst
|-
|(6124) Mecklenburg||1987 SL10|| align=right|12,2|| align=right|3,969|| align=right|0,243|| align=right|9,39|| align=right|7,906||HLD||29. září 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(6125)||1989 CN|| align=right|13,7|| align=right|2,224|| align=right|0,136|| align=right|1,31|| align=right|3,315||MBA||4. února 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6126)||1989 EW1|| align=right|13,1|| align=right|2,217|| align=right|0,122|| align=right|2,87|| align=right|3,301||MBA||5. března 1989||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6127) Hetherington||1989 HD|| align=right|12,9|| align=right|2,606|| align=right|0,150|| align=right|13,84|| align=right|4,205||MBA||25. dubna 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6128) Lasorda||1989 LA|| align=right|13,0|| align=right|2,648|| align=right|0,187|| align=right|4,18|| align=right|4,309||MBA||3. června 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6129) Demokritos||1989 RB2|| align=right|12,3|| align=right|2,793|| align=right|0,170|| align=right|6,53|| align=right|4,668||MBA||4. září 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(6130)||1989 SL5|| align=right|16,3|| align=right|2,976|| align=right|0,542|| align=right|23,75|| align=right|5,133||MBA||24. září 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6131) Towen||1990 OO3|| align=right|14,0|| align=right|2,423|| align=right|0,128|| align=right|6,19|| align=right|3,772||MBA||27. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6132) Danielson||1990 QY3|| align=right|13,6|| align=right|2,467|| align=right|0,162|| align=right|2,97|| align=right|3,873||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6133)||1990 RC3|| align=right|13,3|| align=right|2,475|| align=right|0,179|| align=right|2,59|| align=right|3,892||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6134)||1990 RA5|| align=right|13,3|| align=right|2,558|| align=right|0,149|| align=right|13,11|| align=right|4,091||MBA||15. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6135) Billowen||1990 RD9|| align=right|12,7|| align=right|2,431|| align=right|0,125|| align=right|11,34|| align=right|3,789||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6136) Gryphon||1990 YH|| align=right|11,3|| align=right|3,023|| align=right|0,065|| align=right|11,20|| align=right|5,257||MBA||22. prosince 1990||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(6137)||1991 BY|| align=right|11,0|| align=right|3,217|| align=right|0,062|| align=right|15,44|| align=right|5,768||MBA||25. ledna 1991||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(6138)||1991 JH1|| align=right|13,8|| align=right|2,346|| align=right|0,192|| align=right|2,67|| align=right|3,592||MBA||14. května 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|(6139) Naomi||1992 AD1|| align=right|12,0|| align=right|2,661|| align=right|0,153|| align=right|12,42|| align=right|4,339||MBA||10. ledna 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(6140) Kubokawa||1992 AT1|| align=right|13,3|| align=right|2,332|| align=right|0,144|| align=right|5,62|| align=right|3,561||MBA||6. ledna 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6141) Durda||1992 YC3|| align=right|14,5|| align=right|1,819|| align=right|0,144|| align=right|16,46|| align=right|2,452||MBA||26. prosince 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(6142)||1993 FP|| align=right|13,0|| align=right|2,460|| align=right|0,137|| align=right|2,94|| align=right|3,857||MBA||23. března 1993||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(6143) Pythagoras||1993 JV|| align=right|12,6|| align=right|2,855|| align=right|0,073|| align=right|1,57|| align=right|4,824||MBA||14. května 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6144)||1994 EQ3|| align=right|11,5|| align=right|4,775|| align=right|0,361|| align=right|5,87|| align=right|10,44||MBA||14. března 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6145) Riemenschneider||2630 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,426|| align=right|0,192|| align=right|3,12|| align=right|3,777||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6146) Adamkrafft||3262 T-2|| align=right|13,0|| align=right|2,315|| align=right|0,264|| align=right|3,41|| align=right|3,522||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6147) Straub||1081 T-3|| align=right|12,8|| align=right|2,608|| align=right|0,216|| align=right|12,14|| align=right|4,211||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6148) Ignazgünther||5119 T-3|| align=right|13,6|| align=right|2,277|| align=right|0,234|| align=right|22,70|| align=right|3,436||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6149) Pelčák||1979 SS|| align=right|14,1|| align=right|2,388|| align=right|0,175|| align=right|6,36|| align=right|3,690||MBA||25. září 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6150) Neukum||1980 FR1|| align=right|12,2|| align=right|3,154|| align=right|0,141|| align=right|3,69|| align=right|5,600||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(6151) Viget||1987 WF|| align=right|13,6|| align=right|2,261|| align=right|0,089|| align=right|7,25|| align=right|3,398||MBA||19. listopadu 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6152) Empedocles||1989 GB3|| align=right|12,7|| align=right|2,569|| align=right|0,202|| align=right|5,65|| align=right|4,117||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6153) Hershey||1990 OB|| align=right|11,5|| align=right|2,841|| align=right|0,281|| align=right|17,39|| align=right|4,787||MBA||19. července 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6154) Stevesynnott||1990 QP1|| align=right|13,8|| align=right|2,424|| align=right|0,182|| align=right|2,31|| align=right|3,773||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6155) Yokosugano||1990 VY2|| align=right|12,5|| align=right|2,528|| align=right|0,179|| align=right|4,10|| align=right|4,020||MBA||11. listopadu 1990||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|(6156) Dall||1991 AF1|| align=right|12,0|| align=right|2,994|| align=right|0,071|| align=right|9,43|| align=right|5,181||MBA||12. ledna 1991||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(6157) Prey||1991 RX2|| align=right|13,9|| align=right|2,425|| align=right|0,086|| align=right|3,98|| align=right|3,777||MBA||9. září 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(6158)||1991 VB3|| align=right|13,3|| align=right|2,191|| align=right|0,071|| align=right|5,54|| align=right|3,242||MBA||12. listopadu 1991||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(6159)||1991 YH|| align=right|12,8|| align=right|2,292|| align=right|0,062|| align=right|6,87|| align=right|3,469||MBA||30. prosince 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6160) Minakata||1993 JF|| align=right|13,2|| align=right|2,304|| align=right|0,188|| align=right|4,82|| align=right|3,497||MBA||15. května 1993||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(6161) Vojno-Yasenetsky||1971 TY2|| align=right|12,5|| align=right|2,793|| align=right|0,228|| align=right|8,96|| align=right|4,666||MBA||14. října 1971||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6162) Prokhorov||1973 SR6|| align=right|13,2|| align=right|2,585|| align=right|0,181|| align=right|13,27|| align=right|4,156||MBA||25. září 1973||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(6163) Reimers||1977 FT|| align=right|14,5|| align=right|1,928|| align=right|0,103|| align=right|20,31|| align=right|2,676||MBA||16. března 1977||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(6164) Gerhardmüller||1977 RF2|| align=right|14,0|| align=right|2,246|| align=right|0,194|| align=right|4,83|| align=right|3,365||MBA||9. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6165) Frolova||1978 PD3|| align=right|14,3|| align=right|2,359|| align=right|0,120|| align=right|6,21|| align=right|3,622||MBA||8. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6166) Univsima||1978 SP4|| align=right|12,1|| align=right|2,997|| align=right|0,081|| align=right|10,86|| align=right|5,187||MBA||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6167) Narmanskij||1979 QB10|| align=right|14,0|| align=right|2,399|| align=right|0,201|| align=right|1,64|| align=right|3,715||MBA||27. srpna 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6168)||1981 EB1|| align=right|12,9|| align=right|3,162|| align=right|0,071|| align=right|2,57|| align=right|5,623||MBA||5. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(6169) Sashakrot||1981 EX4|| align=right|12,6|| align=right|3,100|| align=right|0,139|| align=right|20,02|| align=right|5,456||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6170) Levasseur||1981 GP|| align=right|13,7|| align=right|2,353|| align=right|0,318|| align=right|22,60|| align=right|3,610||MBA||5. dubna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6171)||1981 UT|| align=right|13,8|| align=right|2,216|| align=right|0,100|| align=right|3,05|| align=right|3,299||MBA||26. října 1981||Socorro||L. G. Taff
|-
|(6172) Prokofeana||1982 TX|| align=right|15,3|| align=right|2,576|| align=right|0,435|| align=right|15,86|| align=right|4,133||MBA||14. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(6173) Jimwestphal||1983 AD|| align=right|12,6|| align=right|2,562|| align=right|0,124|| align=right|10,01|| align=right|4,101||MBA||9. ledna 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(6174) Polybius||1983 TR2|| align=right|11,9|| align=right|3,054|| align=right|0,221|| align=right|14,69|| align=right|5,336||MBA||4. října 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(6175) Cori||1983 XW|| align=right|12,6|| align=right|3,192|| align=right|0,208|| align=right|0,41|| align=right|5,703||MBA||4. prosince 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6176) Horrigan||1985 BH|| align=right|13,1|| align=right|2,254|| align=right|0,155|| align=right|5,67|| align=right|3,382||MBA||16. ledna 1985||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6177)||1986 CE2|| align=right|13,7|| align=right|2,204|| align=right|0,076|| align=right|5,69|| align=right|3,272||MBA||12. února 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6178)||1986 DA|| align=right|15,1|| align=right|2,809|| align=right|0,587|| align=right|4,31|| align=right|4,708||AMR||16. února 1986||Shizuoka||M. Kizawa
|-
|(6179) Brett||1986 EN|| align=right|13,7|| align=right|2,430|| align=right|0,215|| align=right|23,30|| align=right|3,787||MBA||3. března 1986||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(6180) Bystritskaya||1986 PX4|| align=right|13,5|| align=right|2,444|| align=right|0,213|| align=right|1,16|| align=right|3,820||MBA||8. srpna 1986||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6181)||1986 RW|| align=right|13,3|| align=right|2,430|| align=right|0,240|| align=right|7,57|| align=right|3,788||MBA||6. září 1986||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6182) Katygord||1987 SC4|| align=right|14,3|| align=right|2,254|| align=right|0,232|| align=right|4,77|| align=right|3,383||MBA||21. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6183) Viscome||1987 SF7|| align=right|14,0|| align=right|2,306|| align=right|0,291|| align=right|19,66|| align=right|3,501||MBA||26. září 1987||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(6184) Nordlund||1987 UQ3|| align=right|13,4|| align=right|2,322|| align=right|0,124|| align=right|6,30|| align=right|3,537||MBA||26. října 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(6185)||1987 YD|| align=right|13,2|| align=right|2,342|| align=right|0,171|| align=right|8,77|| align=right|3,583||MBA||20. prosince 1987||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(6186) Zenon||1988 CC2|| align=right|13,5|| align=right|2,379|| align=right|0,186|| align=right|4,21|| align=right|3,670||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6187)||1988 RD5|| align=right|12,5|| align=right|3,135|| align=right|0,180|| align=right|1,94|| align=right|5,551||MBA||2. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6188) Robertpepin||1988 SW2|| align=right|12,6|| align=right|3,166|| align=right|0,179|| align=right|2,16|| align=right|5,632||MBA||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(6189) Völk||1989 EY2|| align=right|13,5|| align=right|2,305|| align=right|0,135|| align=right|5,95|| align=right|3,499||MBA||2. března 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6190) Rennes||1989 TJ1|| align=right|12,9|| align=right|2,814|| align=right|0,090|| align=right|1,68|| align=right|4,719||MBA||8. října 1989||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(6191) Eades||1989 WN1|| align=right|12,6|| align=right|2,993|| align=right|0,126|| align=right|10,22|| align=right|5,178||MBA||22. listopadu 1989||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(6192)||1990 KB1|| align=right|12,7|| align=right|2,294|| align=right|0,265|| align=right|10,32|| align=right|3,473||MBA||21. května 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6193) Manabe||1990 QC1|| align=right|12,5|| align=right|2,399|| align=right|0,218|| align=right|8,57|| align=right|3,715||MBA||18. srpna 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6194) Denali||1990 TN|| align=right|12,7|| align=right|2,379|| align=right|0,097|| align=right|9,48|| align=right|3,670||MBA||12. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6195) Nukariya||1990 VL2|| align=right|13,6|| align=right|2,513|| align=right|0,116|| align=right|3,37|| align=right|3,983||MBA||13. listopadu 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6196)||1991 UO4|| align=right|13,5|| align=right|2,199|| align=right|0,095|| align=right|6,21|| align=right|3,261||MBA||28. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6197)||1992 AB1|| align=right|13,2|| align=right|2,327|| align=right|0,069|| align=right|5,86|| align=right|3,550||MBA||10. ledna 1992||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(6198) Shirakawa||1992 AF1|| align=right|13,2|| align=right|2,268|| align=right|0,110|| align=right|4,61|| align=right|3,415||MBA||10. ledna 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(6199) Yoshiokayayoi||1992 BK1|| align=right|12,0|| align=right|2,593|| align=right|0,122|| align=right|12,13|| align=right|4,176||MBA||26. ledna 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(6200) Hachinohe||1993 HL|| align=right|13,6|| align=right|2,251|| align=right|0,195|| align=right|8,63|| align=right|3,378||MBA||16. dubna 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6201) Ichiroshimizu||1993 HY|| align=right|13,1|| align=right|2,584|| align=right|0,172|| align=right|5,02|| align=right|4,152||MBA||16. dubna 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6202) Georgemiley||3332 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,324|| align=right|0,219|| align=right|1,56|| align=right|3,543||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6203) Lyubamoroz||1981 EC23|| align=right|13,1|| align=right|3,152|| align=right|0,045|| align=right|0,95|| align=right|5,596||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6204) MacKenzie||1981 JB3|| align=right|14,5|| align=right|2,198|| align=right|0,116|| align=right|5,16|| align=right|3,258||MBA||6. května 1981||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(6205) Menottigalli||1983 OD|| align=right|13,7|| align=right|2,365|| align=right|0,233|| align=right|13,80|| align=right|3,636||MBA||17. července 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6206) Corradolamberti||1985 TB1|| align=right|12,9|| align=right|2,830|| align=right|0,041|| align=right|1,11|| align=right|4,761||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6207)||1988 BV|| align=right|13,8|| align=right|2,333|| align=right|0,198|| align=right|2,98|| align=right|3,562||MBA||24. ledna 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6208) Wakata||1988 XT|| align=right|13,9|| align=right|2,254|| align=right|0,096|| align=right|0,86|| align=right|3,383||MBA||3. prosince 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6209) Schwaben||1990 TF4|| align=right|13,8|| align=right|2,408|| align=right|0,137|| align=right|1,42|| align=right|3,736||MBA||12. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(6210) Hyunseop||1991 AX1|| align=right|12,1|| align=right|2,861|| align=right|0,019|| align=right|3,02|| align=right|4,839||MBA||14. ledna 1991||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(6211) Tsubame||1991 DO|| align=right|12,7|| align=right|2,755|| align=right|0,096|| align=right|8,54|| align=right|4,573||MBA||19. února 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(6212)||1993 MS1|| align=right|12,4|| align=right|2,476|| align=right|0,134|| align=right|11,35|| align=right|3,896||MBA||23. června 1993||Palomar||M. Nassir
|-
|(6213) Zwiers||2196 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,274|| align=right|0,148|| align=right|1,35|| align=right|3,428||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6214) Mikhailgrinev||1971 SN2|| align=right|11,9|| align=right|3,164|| align=right|0,182|| align=right|2,37|| align=right|5,627||MBA||26. září 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(6215)||1973 EK|| align=right|12,9|| align=right|2,699|| align=right|0,071|| align=right|1,64|| align=right|4,434||MBA||7. března 1973||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(6216) San Jose||1975 SJ|| align=right|12,7|| align=right|2,755|| align=right|0,101|| align=right|3,78|| align=right|4,573||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(6217)||1975 XH|| align=right|14,0|| align=right|2,416|| align=right|0,211|| align=right|10,86|| align=right|3,755||MBA||1. prosince 1975||Cerro El Roble||C. Torres; S. Barros
|-
|(6218) Mizushima||1977 EG7|| align=right|14,6|| align=right|2,282|| align=right|0,152|| align=right|5,83|| align=right|3,446||MBA||12. března 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(6219) Demalia||1978 PX2|| align=right|14,6|| align=right|2,394|| align=right|0,200|| align=right|2,20|| align=right|3,704||MBA||8. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6220) Stepanmakarov||1978 SN7|| align=right|12,4|| align=right|3,024|| align=right|0,091|| align=right|9,88|| align=right|5,259||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(6221) Ducentesima||1980 GO|| align=right|13,0|| align=right|3,181|| align=right|0,098|| align=right|1,80|| align=right|5,672||MBA||13. dubna 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6222)||1980 PB3|| align=right|11,3|| align=right|3,252|| align=right|0,126|| align=right|21,12|| align=right|5,865||MBA||8. srpna 1980||Siding Spring||Royal Observatory Edinburgh
|-
|(6223) Dahl||1980 RD1|| align=right|12,6|| align=right|2,739|| align=right|0,119|| align=right|3,85|| align=right|4,533||MBA||3. září 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6224) El Goresy||1981 EK8|| align=right|15,0|| align=right|2,365|| align=right|0,141|| align=right|5,38|| align=right|3,636||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6225) Hiroko||1981 EK12|| align=right|15,2|| align=right|2,212|| align=right|0,034|| align=right|5,35|| align=right|3,289||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6226) Paulwarren||1981 EY18|| align=right|14,8|| align=right|2,209|| align=right|0,133|| align=right|2,18|| align=right|3,283||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6227) Alanrubin||1981 EQ42|| align=right|13,1|| align=right|3,225|| align=right|0,161|| align=right|0,51|| align=right|5,791||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6228) Yonezawa||1982 BA|| align=right|12,6|| align=right|2,686|| align=right|0,114|| align=right|14,42|| align=right|4,401||MBA||17. ledna 1982||Tokai||T. Furuta
|-
|(6229) Tursachan||1983 VN7|| align=right|12,8|| align=right|3,079|| align=right|0,187|| align=right|1,65|| align=right|5,402||MBA||4. listopadu 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(6230)||1984 SG1|| align=right|13,1|| align=right|2,785|| align=right|0,082|| align=right|3,28|| align=right|4,647||MBA||27. září 1984||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6231) Hundertwasser||1985 FH|| align=right|13,4|| align=right|2,475|| align=right|0,141|| align=right|9,42|| align=right|3,892||MBA||20. března 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6232) Zubitskia||1985 SJ3|| align=right|13,7|| align=right|2,244|| align=right|0,147|| align=right|5,96|| align=right|3,361||MBA||19. září 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|(6233) Kimura||1986 CG|| align=right|13,3|| align=right|2,795|| align=right|0,178|| align=right|6,82|| align=right|4,672||MBA||8. února 1986||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(6234) Sheilawolfman||1986 SF|| align=right|13,9|| align=right|2,263|| align=right|0,183|| align=right|4,01|| align=right|3,403||MBA||30. září 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6235) Burney||1987 VB|| align=right|13,1|| align=right|2,244|| align=right|0,142|| align=right|2,92|| align=right|3,360||MBA||14. listopadu 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6236) Mallard||1988 WF|| align=right|12,7|| align=right|3,138|| align=right|0,188|| align=right|1,87|| align=right|5,558||MBA||29. listopadu 1988||Oohira||Oohira
|-
|(6237) Chikushi||1989 CV|| align=right|11,5|| align=right|3,951|| align=right|0,068|| align=right|5,40|| align=right|7,854||HLD||4. února 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(6238)||1989 NM|| align=right|12,5|| align=right|2,563|| align=right|0,159|| align=right|8,36|| align=right|4,102||MBA||2. července 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6239) Minos||1989 QF|| align=right|17,9|| align=right|1,152|| align=right|0,413|| align=right|3,95|| align=right|1,237||APL PHA||31. srpna 1989||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(6240) Lucretius Carus||1989 SL1|| align=right|13,6|| align=right|2,221|| align=right|0,056|| align=right|4,72|| align=right|3,309||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6241) Galante||1989 TG|| align=right|12,1|| align=right|3,000|| align=right|0,115|| align=right|9,15|| align=right|5,195||MBA||4. října 1989||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(6242)||1990 OJ2|| align=right|13,8|| align=right|2,257|| align=right|0,144|| align=right|4,49|| align=right|3,390||MBA||29. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6243) Yoder||1990 OT3|| align=right|13,4|| align=right|2,202|| align=right|0,052|| align=right|3,88|| align=right|3,266||MBA||27. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6244) Okamoto||1990 QF|| align=right|13,6|| align=right|2,160|| align=right|0,153|| align=right|5,40|| align=right|3,174||MBA||20. srpna 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(6245) Ikufumi||1990 SO4|| align=right|12,4|| align=right|2,302|| align=right|0,180|| align=right|8,02|| align=right|3,492||MBA||27. září 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(6246) Komurotoru||1990 VX2|| align=right|13,0|| align=right|2,450|| align=right|0,293|| align=right|24,43|| align=right|3,833||MBA||13. listopadu 1990||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(6247) Amanogawa||1990 WY3|| align=right|12,6|| align=right|2,394|| align=right|0,057|| align=right|8,57|| align=right|3,704||MBA||21. listopadu 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6248)||1991 BM2|| align=right|13,1|| align=right|3,109|| align=right|0,157|| align=right|0,53|| align=right|5,480||MBA||17. ledna 1991||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6249) Jennifer||1991 JF1|| align=right|12,4|| align=right|1,915|| align=right|0,143|| align=right|28,11|| align=right|2,650||MBA||7. května 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6250)||1991 VX1|| align=right|13,6|| align=right|1,933|| align=right|0,071|| align=right|19,79|| align=right|2,687||MBA||2. listopadu 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6251) Setsuko||1992 DB|| align=right|13,4|| align=right|2,296|| align=right|0,079|| align=right|4,30|| align=right|3,478||MBA||25. února 1992||Susono||M. Akiyama; T. Furuta
|-
|(6252) Montevideo||1992 EV11|| align=right|13,9|| align=right|2,905|| align=right|0,067|| align=right|3,14|| align=right|4,951||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(6253)||1992 FJ|| align=right|14,1|| align=right|2,266|| align=right|0,093|| align=right|4,23|| align=right|3,411||MBA||24. března 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6254)||1993 UM3|| align=right|11,7|| align=right|3,006|| align=right|0,062|| align=right|9,36|| align=right|5,210||MBA||20. října 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6255) Kuma||1994 XT|| align=right|12,5|| align=right|2,741|| align=right|0,037|| align=right|5,12|| align=right|4,538||MBA||5. prosince 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(6256) Canova||4063 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,437|| align=right|0,173|| align=right|4,19|| align=right|3,803||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6257) Thorvaldsen||4098 T-1|| align=right|13,5|| align=right|2,341|| align=right|0,091|| align=right|7,93|| align=right|3,581||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6258) Rodin||3070 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,261|| align=right|0,083|| align=right|4,06|| align=right|3,399||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6259) Maillol||3236 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,277|| align=right|0,138|| align=right|6,71|| align=right|3,436||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6260) Kelsey||1949 PN|| align=right|12,0|| align=right|2,678|| align=right|0,172|| align=right|11,95|| align=right|4,381||MBA||2. srpna 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(6261) Chione||1976 WC|| align=right|14,4|| align=right|2,357|| align=right|0,348|| align=right|21,84|| align=right|3,619||MBA||30. listopadu 1976||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(6262) Javid||1978 RZ|| align=right|12,9|| align=right|2,909|| align=right|0,077|| align=right|3,01|| align=right|4,960||MBA||1. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6263)||1980 PX|| align=right|14,9|| align=right|2,188|| align=right|0,238|| align=right|2,23|| align=right|3,236||MBA||6. srpna 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6264)||1980 SQ|| align=right|14,1|| align=right|2,227|| align=right|0,132|| align=right|4,77|| align=right|3,323||MBA||29. září 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6265)||1985 TW3|| align=right|13,5|| align=right|2,166|| align=right|0,194|| align=right|4,12|| align=right|3,188||MBA||11. října 1985||Palomar||T. F. Fric; R. J. Gilbrech
|-
|(6266) Letzel||1986 TB3|| align=right|13,5|| align=right|2,273|| align=right|0,183|| align=right|5,18|| align=right|3,427||MBA||4. října 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6267) Rozhen||1987 SO9|| align=right|14,6|| align=right|2,162|| align=right|0,092|| align=right|2,11|| align=right|3,179||MBA||20. září 1987||Smolyan||E. W. Elst
|-
|(6268) Versailles||1990 SS5|| align=right|14,7|| align=right|2,311|| align=right|0,185|| align=right|1,79|| align=right|3,512||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6269) Kawasaki||1990 UJ|| align=right|13,5|| align=right|2,396|| align=right|0,133|| align=right|6,21|| align=right|3,708||MBA||20. října 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(6270)||1991 BD|| align=right|13,5|| align=right|2,359|| align=right|0,094|| align=right|5,80|| align=right|3,623||MBA||18. ledna 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(6271) Farmer||1991 NF|| align=right|13,0|| align=right|1,969|| align=right|0,053|| align=right|23,56|| align=right|2,762||MBA||9. července 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6272)||1992 EB|| align=right|13,9|| align=right|2,185|| align=right|0,083|| align=right|0,91|| align=right|3,230||MBA||2. března 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6273) Kiruna||1992 ER31|| align=right|13,6|| align=right|2,479|| align=right|0,248|| align=right|1,68|| align=right|3,902||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(6274) Taizaburo||1992 FV|| align=right|13,6|| align=right|2,150|| align=right|0,117|| align=right|3,94|| align=right|3,152||MBA||23. března 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6275) Kiryu||1993 VQ|| align=right|12,9|| align=right|2,905|| align=right|0,016|| align=right|2,55|| align=right|4,950||MBA||14. listopadu 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6276) Kurohone||1994 AB|| align=right|13,2|| align=right|2,877|| align=right|0,046|| align=right|1,44|| align=right|4,879||MBA||1. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6277)||1949 QC1|| align=right|13,9|| align=right|2,215|| align=right|0,197|| align=right|6,69|| align=right|3,295||MBA||24. srpna 1949||Flagstaff||H. L. Giclas; R. D. Schaldach
|-
|(6278) Ametkhan||1971 TF|| align=right|13,6|| align=right|2,436|| align=right|0,180|| align=right|2,11|| align=right|3,801||MBA||10. října 1971||Krym–Naučnyj||B. A. Burnaševa
|-
|(6279)||1977 UO5|| align=right|12,4|| align=right|3,119|| align=right|0,200|| align=right|2,41|| align=right|5,507||MBA||18. října 1977||Palomar||K. L. Faul
|-
|(6280) Sicardy||1980 RJ|| align=right|13,4|| align=right|2,224|| align=right|0,145|| align=right|6,56|| align=right|3,315||MBA||2. září 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6281) Strnad||1980 SD|| align=right|13,0|| align=right|2,590|| align=right|0,177|| align=right|12,63|| align=right|4,167||MBA||16. září 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6282) Edwelda||1980 TS4|| align=right|14,7|| align=right|2,311|| align=right|0,217|| align=right|2,82|| align=right|3,513||MBA||9. října 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(6283)||1980 VX1|| align=right|13,3|| align=right|2,793|| align=right|0,205|| align=right|7,31|| align=right|4,667||MBA||6. listopadu 1980||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(6284) Borisivanov||1981 EM19|| align=right|13,4|| align=right|2,858|| align=right|0,009|| align=right|1,25|| align=right|4,830||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6285) Ingram||1981 EA26|| align=right|15,0|| align=right|2,683|| align=right|0,188|| align=right|1,99|| align=right|4,394||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6286)||1983 EU|| align=right|13,7|| align=right|2,248|| align=right|0,086|| align=right|4,17|| align=right|3,369||MBA||10. března 1983||Anderson Mesa||E. Barr
|-
|(6287) Lenham||1984 AR|| align=right|12,5|| align=right|3,141|| align=right|0,129|| align=right|1,10|| align=right|5,566||MBA||8. ledna 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6288)||1984 ER1|| align=right|12,3|| align=right|3,198|| align=right|0,175|| align=right|2,30|| align=right|5,719||MBA||2. března 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6289)||1984 HP1|| align=right|12,9|| align=right|3,177|| align=right|0,120|| align=right|2,11|| align=right|5,661||MBA||28. dubna 1984||La Silla||W. Ferreri; V. Zappala
|-
|(6290)||1985 CA2|| align=right|14,1|| align=right|2,222|| align=right|0,093|| align=right|5,12|| align=right|3,312||MBA||12. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6291) Renzetti||1985 TM1|| align=right|13,2|| align=right|2,480|| align=right|0,217|| align=right|11,54|| align=right|3,905||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6292)||1986 QQ2|| align=right|13,6|| align=right|2,339|| align=right|0,090|| align=right|7,60|| align=right|3,576||MBA||28. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6293) Oberpfalz||1987 WV1|| align=right|15,0|| align=right|2,257|| align=right|0,159|| align=right|0,94|| align=right|3,390||MBA||26. listopadu 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(6294) Czerny||1988 CX1|| align=right|13,7|| align=right|2,282|| align=right|0,105|| align=right|2,58|| align=right|3,446||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6295) Schmoll||1988 CF3|| align=right|13,6|| align=right|2,344|| align=right|0,197|| align=right|3,24|| align=right|3,587||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6296) Cleveland||1988 NC|| align=right|13,6|| align=right|1,892|| align=right|0,062|| align=right|27,06|| align=right|2,601||MBA||12. července 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6297)||1988 VZ1|| align=right|11,6|| align=right|3,155|| align=right|0,125|| align=right|0,28|| align=right|5,602||MBA||2. listopadu 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6298)||1988 XC|| align=right|13,3|| align=right|3,093|| align=right|0,281|| align=right|3,86|| align=right|5,439||MBA||1. prosince 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(6299) Reizoutoyoko||1988 XQ1|| align=right|12,4|| align=right|2,867|| align=right|0,040|| align=right|3,23|| align=right|4,853||MBA||5. prosince 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(6300) Hosamu||1988 YB|| align=right|12,5|| align=right|3,238|| align=right|0,136|| align=right|1,87|| align=right|5,825||MBA||30. prosince 1988||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(6301)||1989 BR1|| align=right|11,8|| align=right|3,170|| align=right|0,164|| align=right|0,50|| align=right|5,644||MBA||29. ledna 1989||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6302) Tengukogen||1989 CF|| align=right|12,5|| align=right|2,625|| align=right|0,104|| align=right|13,86|| align=right|4,253||MBA||2. února 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(6303)||1989 EL2|| align=right|13,6|| align=right|2,189|| align=right|0,103|| align=right|4,50|| align=right|3,239||MBA||12. března 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6304) Josephus Flavius||1989 GT3|| align=right|14,2|| align=right|2,243|| align=right|0,143|| align=right|0,96|| align=right|3,359||MBA||2. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6305) Helgoland||1989 GE8|| align=right|14,5|| align=right|2,220|| align=right|0,102|| align=right|4,67|| align=right|3,307||MBA||6. dubna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(6306) Nishimura||1989 UL3|| align=right|12,2|| align=right|2,673|| align=right|0,234|| align=right|14,58|| align=right|4,370||MBA||30. října 1989||Dynic||A. Sugie
|-
|(6307)||1989 WL7|| align=right|12,2|| align=right|2,582|| align=right|0,121|| align=right|15,62|| align=right|4,148||MBA||22. listopadu 1989||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(6308) Ebisuzaki||1990 BK|| align=right|12,9|| align=right|3,154|| align=right|0,173|| align=right|2,68|| align=right|5,600||MBA||17. ledna 1990||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(6309) Elsschot||1990 EM3|| align=right|12,1|| align=right|3,006|| align=right|0,055|| align=right|10,12|| align=right|5,211||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6310) Jankonke||1990 KK|| align=right|13,4|| align=right|1,914|| align=right|0,032|| align=right|23,60|| align=right|2,648||MBA||21. května 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6311) Porubčan||1990 RQ2|| align=right|13,6|| align=right|2,291|| align=right|0,225|| align=right|5,18|| align=right|3,466||MBA||15. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6312)||1990 RH4|| align=right|14,1|| align=right|2,184|| align=right|0,071|| align=right|4,12|| align=right|3,226||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6313)||1990 RC8|| align=right|15,1|| align=right|2,194|| align=right|0,064|| align=right|5,16|| align=right|3,249||MBA||14. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6314)||1990 SQ16|| align=right|13,3|| align=right|2,258|| align=right|0,129|| align=right|5,22|| align=right|3,393||MBA||17. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6315)||1990 TS|| align=right|13,5|| align=right|2,246|| align=right|0,172|| align=right|4,69|| align=right|3,366||MBA||11. října 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6316)||1990 TL6|| align=right|14,2|| align=right|2,170|| align=right|0,176|| align=right|3,71|| align=right|3,195||MBA||9. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6317) Dreyfus||1990 UP3|| align=right|13,9|| align=right|2,243|| align=right|0,059|| align=right|5,84|| align=right|3,358||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6318) Cronkite||1990 WA|| align=right|15,8|| align=right|2,510|| align=right|0,465|| align=right|25,96|| align=right|3,976||MBA||18. listopadu 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6319) Beregovoj||1990 WJ3|| align=right|13,9|| align=right|2,267|| align=right|0,084|| align=right|4,09|| align=right|3,413||MBA||19. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6320) Bremen||1991 AL3|| align=right|13,2|| align=right|2,441|| align=right|0,174|| align=right|2,33|| align=right|3,814||MBA||15. ledna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(6321) Namuratakao||1991 BV|| align=right|12,1|| align=right|2,612|| align=right|0,136|| align=right|12,99|| align=right|4,221||MBA||19. ledna 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(6322)||1991 CQ|| align=right|16,3|| align=right|2,517|| align=right|0,473|| align=right|28,21|| align=right|3,993||MBA||10. února 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6323) Karoji||1991 CY1|| align=right|13,1|| align=right|2,635|| align=right|0,136|| align=right|5,21|| align=right|4,278||MBA||14. února 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6324)||1991 DN1|| align=right|12,8|| align=right|2,580|| align=right|0,153|| align=right|2,31|| align=right|4,143||MBA||23. února 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(6325)||1991 EA1|| align=right|12,2|| align=right|2,735|| align=right|0,205|| align=right|10,03|| align=right|4,521||MBA||14. března 1991||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(6326) Idamiyoshi||1991 FJ1|| align=right|12,2|| align=right|2,681|| align=right|0,132|| align=right|12,59|| align=right|4,390||MBA||18. března 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(6327)||1991 GP1|| align=right|11,9|| align=right|2,761|| align=right|0,225|| align=right|14,44|| align=right|4,588||MBA||9. dubna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6328)||1991 NL1|| align=right|11,9|| align=right|3,166|| align=right|0,096|| align=right|2,17|| align=right|5,632||MBA||12. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6329) Hikonejyo||1992 EU1|| align=right|13,3|| align=right|2,245|| align=right|0,133|| align=right|7,09|| align=right|3,362||MBA||12. března 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(6330) Koen||1992 FN|| align=right|14,3|| align=right|2,214|| align=right|0,120|| align=right|1,42|| align=right|3,293||MBA||23. března 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6331)||1992 FZ1|| align=right|12,8|| align=right|2,358|| align=right|0,134|| align=right|7,77|| align=right|3,621||MBA||28. března 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6332) Vorarlberg||1992 FP3|| align=right|12,9|| align=right|2,450|| align=right|0,156|| align=right|1,85|| align=right|3,835||MBA||30. března 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(6333) Helenejacq||1992 LG|| align=right|13,9|| align=right|2,176|| align=right|0,052|| align=right|3,06|| align=right|3,209||MBA||3. června 1992||Palomar||G. J. Leonard
|-
|(6334) Robleonard||1992 MM|| align=right|13,1|| align=right|2,408|| align=right|0,038|| align=right|3,32|| align=right|3,736||MBA||27. června 1992||Palomar||G. J. Leonard
|-
|(6335)||1992 NR|| align=right|12,9|| align=right|2,640|| align=right|0,147|| align=right|13,93|| align=right|4,288||MBA||5. července 1992||Palomar||E. F. Helin; J. Alu
|-
|(6336) Dodo||1992 UU|| align=right|13,5|| align=right|2,474|| align=right|0,098|| align=right|9,52|| align=right|3,890||MBA||21. října 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(6337) Shiota||1992 UC4|| align=right|12,5|| align=right|3,094|| align=right|0,134|| align=right|3,88|| align=right|5,442||MBA||26. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6338) Isaosato||1992 UO4|| align=right|11,8|| align=right|3,163|| align=right|0,095|| align=right|15,33|| align=right|5,626||MBA||26. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6339) Giliberti||1993 SG|| align=right|13,9|| align=right|2,374|| align=right|0,211|| align=right|4,78|| align=right|3,657||MBA||20. září 1993||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(6340) Kathmandu||1993 TF2|| align=right|12,0|| align=right|3,228|| align=right|0,145|| align=right|2,31|| align=right|5,799||MBA||15. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6341)||1993 UN3|| align=right|11,9|| align=right|3,007|| align=right|0,095|| align=right|10,27|| align=right|5,215||MBA||20. října 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6342)||1993 VG|| align=right|12,2|| align=right|2,919|| align=right|0,018|| align=right|2,66|| align=right|4,986||MBA||7. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6343)||1993 VK|| align=right|11,5|| align=right|3,164|| align=right|0,102|| align=right|8,67|| align=right|5,626||MBA||7. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6344)||1993 VM|| align=right|13,4|| align=right|2,247|| align=right|0,117|| align=right|3,82|| align=right|3,367||MBA||7. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6345) Hideo||1994 AX1|| align=right|11,5|| align=right|3,143|| align=right|0,092|| align=right|7,31|| align=right|5,572||MBA||5. ledna 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6346) Syukumeguri||1995 AY|| align=right|11,7|| align=right|3,102|| align=right|0,137|| align=right|7,38|| align=right|5,463||MBA||6. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6347)||1995 BM4|| align=right|13,4|| align=right|2,272|| align=right|0,061|| align=right|2,16|| align=right|3,423||MBA||28. ledna 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6348)||1995 CH1|| align=right|13,1|| align=right|2,451|| align=right|0,138|| align=right|4,93|| align=right|3,837||MBA||3. února 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6349) Acapulco||1995 CN1|| align=right|12,0|| align=right|2,669|| align=right|0,136|| align=right|10,81|| align=right|4,359||MBA||8. února 1995||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(6350) Schlüter||3526 P-L|| align=right|11,6|| align=right|3,112|| align=right|0,111|| align=right|11,46|| align=right|5,489||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6351) Neumann||4277 T-1|| align=right|12,0|| align=right|3,251|| align=right|0,015|| align=right|8,14|| align=right|5,861||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6352) Schlaun||2400 T-3|| align=right|13,8|| align=right|2,412|| align=right|0,002|| align=right|3,56|| align=right|3,745||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6353) Semper||3107 T-3|| align=right|12,1|| align=right|3,096|| align=right|0,162|| align=right|2,54|| align=right|5,448||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6354) Vangelis||1934 GA|| align=right|11,8|| align=right|2,657|| align=right|0,217|| align=right|24,58|| align=right|4,331||MBA||3. dubna 1934||Uccle||E. Delporte
|-
|(6355) Univermoscow||1969 TX5|| align=right|11,3|| align=right|3,202|| align=right|0,077|| align=right|22,40|| align=right|5,729||MBA||15. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6356) Tairov||1976 QR|| align=right|12,6|| align=right|2,618|| align=right|0,181|| align=right|14,40|| align=right|4,236||MBA||26. srpna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6357) Glushko||1976 SK3|| align=right|12,2|| align=right|3,002|| align=right|0,081|| align=right|10,38|| align=right|5,200||MBA||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6358) Chertok||1977 AL1|| align=right|12,6|| align=right|2,615|| align=right|0,161|| align=right|11,16|| align=right|4,229||MBA||13. ledna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6359) Dubinin||1977 AZ1|| align=right|11,5|| align=right|3,214|| align=right|0,099|| align=right|10,79|| align=right|5,762||MBA||13. ledna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6360)||1978 UA7|| align=right|13,0|| align=right|2,395|| align=right|0,096|| align=right|7,63|| align=right|3,706||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(6361)||1978 VL11|| align=right|12,2|| align=right|2,416|| align=right|0,164|| align=right|5,72|| align=right|3,755||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6362) Tunis||1979 KO|| align=right|11,2|| align=right|3,192|| align=right|0,178|| align=right|19,05|| align=right|5,703||MBA||19. května 1979||La Silla||R. M. West
|-
|(6363) Doggett||1981 CB1|| align=right|13,4|| align=right|2,312|| align=right|0,146|| align=right|5,66|| align=right|3,516||MBA||6. února 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6364) Casarini||1981 ET|| align=right|12,3|| align=right|2,749|| align=right|0,251|| align=right|9,69|| align=right|4,558||MBA||2. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(6365) Nickschneider||1981 ES29|| align=right|12,7|| align=right|2,855|| align=right|0,214|| align=right|8,34|| align=right|4,823||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6366) Rainerwieler||1981 UM22|| align=right|11,7|| align=right|3,171|| align=right|0,059|| align=right|3,67|| align=right|5,647||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(6367)||1982 FY2|| align=right|13,8|| align=right|2,208|| align=right|0,088|| align=right|1,71|| align=right|3,280||MBA||18. března 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6368)||1983 RM3|| align=right|13,8|| align=right|2,228|| align=right|0,146|| align=right|6,75|| align=right|3,325||MBA||1. září 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6369)||1983 UC|| align=right|14,5|| align=right|2,294|| align=right|0,144|| align=right|6,00|| align=right|3,474||MBA||16. října 1983||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6370) Malpais||1984 EY|| align=right|13,3|| align=right|2,367|| align=right|0,074|| align=right|7,03|| align=right|3,640||MBA||9. března 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(6371) Heinlein||1985 GS|| align=right|11,6|| align=right|3,073|| align=right|0,129|| align=right|15,58|| align=right|5,386||MBA||15. dubna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6372) Walker||1985 JW1|| align=right|11,1|| align=right|3,190|| align=right|0,155|| align=right|15,80|| align=right|5,696||MBA||13. května 1985||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(6373) Stern||1986 EZ|| align=right|12,6|| align=right|2,656|| align=right|0,087|| align=right|12,68|| align=right|4,327||MBA||5. března 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6374) Beslan||1986 PY4|| align=right|11,7|| align=right|3,164|| align=right|0,089|| align=right|9,73|| align=right|5,628||MBA||8. srpna 1986||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6375) Fredharris||1986 TB5|| align=right|12,4|| align=right|3,165|| align=right|0,170|| align=right|1,61|| align=right|5,631||MBA||1. října 1986||Caussols||CERGA
|-
|(6376) Schamp||1987 KD1|| align=right|12,8|| align=right|2,573|| align=right|0,258|| align=right|16,32|| align=right|4,127||MBA||29. května 1987||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(6377) Cagney||1987 ML1|| align=right|12,6|| align=right|2,622|| align=right|0,160|| align=right|15,45|| align=right|4,245||MBA||25. června 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6378)||1987 SE13|| align=right|12,1|| align=right|3,163|| align=right|0,184|| align=right|2,87|| align=right|5,626||MBA||27. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6379) Vrba||1987 VA1|| align=right|11,6|| align=right|2,986|| align=right|0,084|| align=right|13,92|| align=right|5,159||MBA||15. listopadu 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6380)||1988 CG|| align=right|14,9|| align=right|2,268|| align=right|0,137|| align=right|5,37|| align=right|3,414||MBA||10. února 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(6381)||1988 DO1|| align=right|13,0|| align=right|2,259|| align=right|0,112|| align=right|6,09|| align=right|3,394||MBA||21. února 1988||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(6382)||1988 EL|| align=right|13,8|| align=right|1,825|| align=right|0,048|| align=right|18,56|| align=right|2,465||MBA||14. března 1988||Palomar||J. Alu
|-
|(6383) Tokushima||1988 XU1|| align=right|11,4|| align=right|2,997|| align=right|0,062|| align=right|11,14|| align=right|5,188||MBA||12. prosince 1988||Tokushima||M. Iwamoto; T. Furuta
|-
|(6384) Kervin||1989 AM|| align=right|12,8|| align=right|1,937|| align=right|0,077|| align=right|26,29|| align=right|2,696||MBA||3. ledna 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6385) Martindavid||1989 EC2|| align=right|12,5|| align=right|3,149|| align=right|0,120|| align=right|5,68|| align=right|5,588||MBA||5. března 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6386)||1989 NK1|| align=right|12,7|| align=right|2,272|| align=right|0,302|| align=right|8,74|| align=right|3,424||MBA||10. července 1989||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6387)||1989 WC|| align=right|13,1|| align=right|2,622|| align=right|0,156|| align=right|1,62|| align=right|4,246||MBA||19. listopadu 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6388)||1989 WL1|| align=right|12,4|| align=right|2,592|| align=right|0,147|| align=right|12,56|| align=right|4,171||MBA||25. listopadu 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6389) Ogawa||1990 BX|| align=right|12,5|| align=right|2,750|| align=right|0,063|| align=right|6,52|| align=right|4,560||MBA||21. ledna 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6390) Hirabayashi||1990 BG1|| align=right|12,4|| align=right|2,881|| align=right|0,179|| align=right|6,08|| align=right|4,889||MBA||26. ledna 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6391) Africano||1990 BN2|| align=right|13,1|| align=right|2,645|| align=right|0,135|| align=right|14,29|| align=right|4,300||MBA||21. ledna 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6392) Takashimizuno||1990 HR|| align=right|11,0|| align=right|3,212|| align=right|0,137|| align=right|17,64|| align=right|5,755||MBA||29. dubna 1990||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(6393)||1990 HM1|| align=right|11,2|| align=right|3,158|| align=right|0,123|| align=right|10,77|| align=right|5,610||MBA||29. dubna 1990||Fujieda||H. Shiozawa; M. Kizawa
|-
|(6394)||1990 QM2|| align=right|13,4|| align=right|1,939|| align=right|0,093|| align=right|22,82|| align=right|2,700||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6395) Hilliard||1990 UE1|| align=right|13,7|| align=right|2,413|| align=right|0,203|| align=right|1,50|| align=right|3,749||MBA||21. října 1990||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(6396) Schleswig||1991 AO3|| align=right|13,7|| align=right|2,393|| align=right|0,118|| align=right|7,29|| align=right|3,702||MBA||15. ledna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(6397)||1991 BJ|| align=right|13,2|| align=right|2,351|| align=right|0,030|| align=right|4,56|| align=right|3,603||MBA||17. ledna 1991||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(6398) Timhunter||1991 CD1|| align=right|12,6|| align=right|2,343|| align=right|0,224|| align=right|23,89|| align=right|3,587||MBA||10. února 1991||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(6399) Harada||1991 GA|| align=right|13,0|| align=right|2,430|| align=right|0,113|| align=right|8,42|| align=right|3,787||MBA||3. dubna 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(6400) Georgealexander||1991 GQ1|| align=right|11,2|| align=right|3,011|| align=right|0,161|| align=right|12,73|| align=right|5,225||MBA||10. dubna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6401) Roentgen||1991 GB2|| align=right|12,7|| align=right|2,679|| align=right|0,125|| align=right|13,48|| align=right|4,385||MBA||15. dubna 1991||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(6402) Holstein||1991 GQ10|| align=right|12,4|| align=right|2,745|| align=right|0,120|| align=right|4,54|| align=right|4,546||MBA||9. dubna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(6403) Steverin||1991 NU|| align=right|12,2|| align=right|2,594|| align=right|0,125|| align=right|14,33|| align=right|4,177||MBA||8. července 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6404) Vanavara||1991 PS6|| align=right|12,9|| align=right|3,068|| align=right|0,092|| align=right|4,28|| align=right|5,374||MBA||6. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6405) Komiyama||1992 HJ|| align=right|13,2|| align=right|2,264|| align=right|0,122|| align=right|4,78|| align=right|3,406||MBA||30. dubna 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(6406)||1992 MJ|| align=right|12,5|| align=right|2,276|| align=right|0,178|| align=right|8,18|| align=right|3,433||MBA||28. června 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6407)||1992 PF2|| align=right|15,1|| align=right|2,266|| align=right|0,154|| align=right|5,09|| align=right|3,411||MBA||2. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6408) Saijo||1992 UT5|| align=right|11,6|| align=right|2,872|| align=right|0,032|| align=right|1,57|| align=right|4,867||MBA||28. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6409)||1992 VC|| align=right|12,5|| align=right|2,585|| align=right|0,195|| align=right|13,95|| align=right|4,156||MBA||2. listopadu 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(6410) Fujiwara||1992 WO4|| align=right|12,2|| align=right|2,772|| align=right|0,227|| align=right|8,68|| align=right|4,615||MBA||29. listopadu 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(6411) Tamaga||1993 TA|| align=right|13,0|| align=right|2,762|| align=right|0,419|| align=right|28,58|| align=right|4,591||MBA||8. října 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6412) Kaifu||1993 TL2|| align=right|13,6|| align=right|2,358|| align=right|0,048|| align=right|6,84|| align=right|3,620||MBA||15. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6413) Iye||1993 TJ3|| align=right|13,1|| align=right|2,258|| align=right|0,112|| align=right|4,80|| align=right|3,392||MBA||15. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6414) Mizunuma||1993 UX|| align=right|12,9|| align=right|2,137|| align=right|0,069|| align=right|1,83|| align=right|3,123||MBA||24. října 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6415)||1993 VR3|| align=right|11,8|| align=right|3,146|| align=right|0,146|| align=right|4,08|| align=right|5,578||MBA||11. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6416) Nyukasayama||1993 VY3|| align=right|13,0|| align=right|3,079|| align=right|0,149|| align=right|1,69|| align=right|5,403||MBA||14. listopadu 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(6417) Liberati||1993 XA|| align=right|13,9|| align=right|2,588|| align=right|0,186|| align=right|3,96|| align=right|4,163||MBA||4. prosince 1993||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(6418) Hanamigahara||1993 XJ|| align=right|13,3|| align=right|2,260|| align=right|0,108|| align=right|6,15|| align=right|3,397||MBA||8. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6419) Susono||1993 XX|| align=right|11,2|| align=right|3,127|| align=right|0,088|| align=right|11,37|| align=right|5,530||MBA||7. prosince 1993||Susono||M. Akiyama; T. Furuta
|-
|(6420) Riheijyaya||1993 XG1|| align=right|11,2|| align=right|2,994|| align=right|0,102|| align=right|8,91|| align=right|5,180||MBA||14. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6421)||1993 XS1|| align=right|12,8|| align=right|2,460|| align=right|0,135|| align=right|6,53|| align=right|3,857||MBA||6. prosince 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6422) Akagi||1994 CD1|| align=right|11,7|| align=right|2,624|| align=right|0,154|| align=right|14,63|| align=right|4,251||MBA||7. února 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6423) Harunasan||1994 CP2|| align=right|11,7|| align=right|3,005|| align=right|0,191|| align=right|11,13|| align=right|5,209||MBA||13. února 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6424) Ando||1994 EN3|| align=right|11,8|| align=right|3,021|| align=right|0,105|| align=right|11,07|| align=right|5,251||MBA||14. března 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6425)||1994 WZ3|| align=right|11,8|| align=right|2,550|| align=right|0,210|| align=right|14,85|| align=right|4,070||MBA||28. listopadu 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6426) Vanýsek||1995 ED|| align=right|13,7|| align=right|2,424|| align=right|0,172|| align=right|2,80|| align=right|3,772||MBA||2. března 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|(6427)||1995 FY|| align=right|13,3|| align=right|2,262|| align=right|0,129|| align=right|4,68|| align=right|3,402||MBA||28. března 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6428) Barlach||3513 P-L|| align=right|13,0|| align=right|2,580|| align=right|0,075|| align=right|9,23|| align=right|4,144||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6429) Brancusi||4050 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,155|| align=right|0,194|| align=right|3,70|| align=right|3,163||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6430)||1964 UP|| align=right|13,9|| align=right|2,163|| align=right|0,148|| align=right|3,22|| align=right|3,181||MBA||30. října 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(6431)||1967 UT|| align=right|13,5|| align=right|2,392|| align=right|0,056|| align=right|3,45|| align=right|3,699||MBA||30. října 1967||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(6432) Temirkanov||1975 TR2|| align=right|12,5|| align=right|3,079|| align=right|0,119|| align=right|4,13|| align=right|5,401||MBA||3. října 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6433) Enya||1978 WC|| align=right|14,6|| align=right|2,389|| align=right|0,218|| align=right|8,62|| align=right|3,692||MBA||18. listopadu 1978||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6434) Jewitt||1981 OH|| align=right|14,0|| align=right|2,327|| align=right|0,233|| align=right|14,88|| align=right|3,548||MBA||26. července 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6435) Daveross||1984 DA|| align=right|14,1|| align=right|1,920|| align=right|0,058|| align=right|23,44|| align=right|2,660||MBA||24. února 1984||Palomar||E. F. Helin; R. S. Dunbar
|-
|(6436) Coco||1985 JX1|| align=right|14,2|| align=right|2,240|| align=right|0,092|| align=right|3,42|| align=right|3,351||MBA||13. května 1985||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(6437) Stroganov||1987 QS7|| align=right|12,8|| align=right|2,901|| align=right|0,046|| align=right|2,06|| align=right|4,940||MBA||28. srpna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6438)||1988 BS3|| align=right|14,4|| align=right|2,229|| align=right|0,188|| align=right|5,22|| align=right|3,327||MBA||18. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6439) Tirol||1988 CV|| align=right|12,5|| align=right|3,185|| align=right|0,084|| align=right|19,11|| align=right|5,683||MBA||13. února 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(6440) Ransome||1988 RA2|| align=right|14,3|| align=right|2,455|| align=right|0,191|| align=right|2,52|| align=right|3,846||MBA||8. září 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6441) Milenajesenská||1988 RR2|| align=right|14,6|| align=right|2,402|| align=right|0,205|| align=right|2,73|| align=right|3,722||MBA||9. září 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6442) Salzburg||1988 RU3|| align=right|14,0|| align=right|2,687|| align=right|0,038|| align=right|3,00|| align=right|4,405||MBA||8. září 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(6443)||1988 RH12|| align=right|12,3|| align=right|5,255|| align=right|0,126|| align=right|9,50|| align=right|12,05||JUT||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(6444)||1989 WW|| align=right|14,0|| align=right|2,230|| align=right|0,306|| align=right|6,06|| align=right|3,329||MBA||20. listopadu 1989||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(6445) Bellmore||1990 FS1|| align=right|12,6|| align=right|2,628|| align=right|0,115|| align=right|13,95|| align=right|4,260||MBA||23. března 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6446) Lomberg||1990 QL|| align=right|14,1|| align=right|2,318|| align=right|0,296|| align=right|23,60|| align=right|3,528||MBA||18. srpna 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6447) Terrycole||1990 TO1|| align=right|13,6|| align=right|1,953|| align=right|0,086|| align=right|19,78|| align=right|2,728||MBA||14. října 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6448)||1991 CW|| align=right|13,6|| align=right|2,262|| align=right|0,162|| align=right|4,94|| align=right|3,402||MBA||8. února 1991||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(6449) Kudara||1991 CL1|| align=right|13,6|| align=right|2,326|| align=right|0,142|| align=right|2,47|| align=right|3,547||MBA||7. února 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(6450)||1991 GV1|| align=right|12,6|| align=right|2,537|| align=right|0,247|| align=right|8,49|| align=right|4,039||MBA||9. dubna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6451) Kärnten||1991 GP10|| align=right|14,3|| align=right|2,646|| align=right|0,049|| align=right|3,71|| align=right|4,303||MBA||9. dubna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(6452) Johneuller||1991 HA|| align=right|13,6|| align=right|2,439|| align=right|0,067|| align=right|1,68|| align=right|3,808||MBA||17. dubna 1991||Foggy Bottom||T. J. Balonek
|-
|(6453)||1991 NY|| align=right|13,6|| align=right|2,559|| align=right|0,327|| align=right|5,04|| align=right|4,093||MBA||13. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6454)||1991 UG1|| align=right|13,0|| align=right|2,755|| align=right|0,397|| align=right|29,71|| align=right|4,572||MBA||29. října 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6455)||1992 HE|| align=right|13,8|| align=right|2,241|| align=right|0,573|| align=right|37,37|| align=right|3,353||APL||25. dubna 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6456) Golombek||1992 OM|| align=right|15,9|| align=right|2,195|| align=right|0,408|| align=right|8,21|| align=right|3,251||AMR||27. července 1992||Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|(6457) Kremsmünster||1992 RT|| align=right|13,3|| align=right|2,882|| align=right|0,071|| align=right|2,94|| align=right|4,892||MBA||2. září 1992||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(6458) Nouda||1992 TD1|| align=right|13,1|| align=right|2,553|| align=right|0,150|| align=right|14,87|| align=right|4,078||MBA||2. října 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(6459) Hidesan||1992 UY5|| align=right|12,3|| align=right|3,028|| align=right|0,098|| align=right|10,60|| align=right|5,269||MBA||28. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6460) Bassano||1992 UK6|| align=right|14,1|| align=right|2,259|| align=right|0,106|| align=right|3,23|| align=right|3,394||MBA||26. října 1992||Bassano Bresciano||U. Quadri; L. Strabla
|-
|(6461)||1993 VB5|| align=right|13,3|| align=right|1,953|| align=right|0,102|| align=right|23,42|| align=right|2,730||MBA||4. listopadu 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6462) Myougi||1994 AF2|| align=right|12,0|| align=right|3,202|| align=right|0,071|| align=right|16,37|| align=right|5,728||MBA||9. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6463) Isoda||1994 AG3|| align=right|11,9|| align=right|2,613|| align=right|0,186|| align=right|11,95|| align=right|4,223||MBA||13. ledna 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6464) Kaburaki||1994 CK|| align=right|12,0|| align=right|3,007|| align=right|0,057|| align=right|11,66|| align=right|5,213||MBA||1. února 1994||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(6465) Zvezdotchet||1995 EP|| align=right|12,2|| align=right|2,672|| align=right|0,160|| align=right|11,39|| align=right|4,368||MBA||3. března 1995||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|(6466)||1979 MU8|| align=right|12,8|| align=right|2,561|| align=right|0,116|| align=right|13,76|| align=right|4,097||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6467) Prilepina||1979 TS2|| align=right|12,9|| align=right|2,655|| align=right|0,116|| align=right|4,62|| align=right|4,324||MBA||14. října 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6468) Welzenbach||1981 ED19|| align=right|12,8|| align=right|2,675|| align=right|0,076|| align=right|2,31|| align=right|4,374||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6469) Armstrong||1982 PC|| align=right|14,6|| align=right|2,220|| align=right|0,204|| align=right|3,96|| align=right|3,308||MBA||14. srpna 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6470) Aldrin||1982 RO1|| align=right|14,4|| align=right|2,275|| align=right|0,152|| align=right|2,80|| align=right|3,431||MBA||14. září 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6471) Collins||1983 EB1|| align=right|14,4|| align=right|2,433|| align=right|0,124|| align=right|2,68|| align=right|3,795||MBA||4. března 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6472) Rosema||1985 TL|| align=right|12,5|| align=right|3,114|| align=right|0,168|| align=right|4,95|| align=right|5,494||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6473) Winkler||1986 GM|| align=right|12,9|| align=right|2,687|| align=right|0,129|| align=right|7,44|| align=right|4,403||MBA||9. dubna 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6474) Choate||1987 SG1|| align=right|14,0|| align=right|2,565|| align=right|0,299|| align=right|12,24|| align=right|4,108||MBA||21. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6475) Refugium||1987 SZ6|| align=right|10,4|| align=right|3,137|| align=right|0,168|| align=right|8,95|| align=right|5,554||MBA||29. září 1987||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(6476)||1987 VT|| align=right|13,0|| align=right|2,785|| align=right|0,180|| align=right|17,63|| align=right|4,647||MBA||15. listopadu 1987||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6477)||1988 AE5|| align=right|12,4|| align=right|3,036|| align=right|0,029|| align=right|10,29|| align=right|5,289||MBA||14. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6478) Gault||1988 JC1|| align=right|14,1|| align=right|2,306|| align=right|0,194|| align=right|22,80|| align=right|3,501||MBA||12. května 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(6479) Leoconnolly||1988 LC|| align=right|12,7|| align=right|2,613|| align=right|0,184|| align=right|13,31|| align=right|4,223||MBA||15. června 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6480) Scarlatti||1988 PM1|| align=right|14,1|| align=right|2,373|| align=right|0,228|| align=right|2,44|| align=right|3,654||MBA||12. srpna 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(6481) Tenzing||1988 RH2|| align=right|13,3|| align=right|2,279|| align=right|0,183|| align=right|6,29|| align=right|3,441||MBA||9. září 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6482) Steiermark||1989 AF7|| align=right|13,6|| align=right|3,174|| align=right|0,116|| align=right|0,56|| align=right|5,655||MBA||10. ledna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(6483) Nikolajvasilʹev||1990 EO4|| align=right|13,6|| align=right|2,546|| align=right|0,154|| align=right|5,33|| align=right|4,063||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6484) Barthibbs||1990 FT1|| align=right|12,8|| align=right|2,575|| align=right|0,193|| align=right|13,63|| align=right|4,132||MBA||23. března 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6485) Wendeesther||1990 UR1|| align=right|14,1|| align=right|1,911|| align=right|0,148|| align=right|20,47|| align=right|2,640||MBA||25. října 1990||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(6486)||1991 FO|| align=right|13,4|| align=right|2,320|| align=right|0,079|| align=right|6,29|| align=right|3,533||MBA||17. března 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6487) Tonyspear||1991 GA1|| align=right|13,4|| align=right|2,358|| align=right|0,306|| align=right|21,26|| align=right|3,619||MBA||8. dubna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6488) Drebach||1991 GU9|| align=right|13,4|| align=right|2,490|| align=right|0,094|| align=right|11,82|| align=right|3,928||MBA||10. dubna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(6489) Golevka||1991 JX|| align=right|19,2|| align=right|2,498|| align=right|0,606|| align=right|2,28|| align=right|3,947||APL PHA||10. května 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6490)||1991 NR2|| align=right|14,1|| align=right|2,656|| align=right|0,410|| align=right|17,31|| align=right|4,328||MBA||12. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6491)||1991 OA|| align=right|18,5|| align=right|2,502|| align=right|0,590|| align=right|5,74|| align=right|3,958||AMR||16. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6492)||1991 OH1|| align=right|13,2|| align=right|2,895|| align=right|0,075|| align=right|3,22|| align=right|4,924||MBA||18. července 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6493) Cathybennett||1992 CA|| align=right|13,1|| align=right|1,950|| align=right|0,084|| align=right|24,72|| align=right|2,722||MBA||2. února 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6494)||1992 NM|| align=right|13,9|| align=right|2,240|| align=right|0,107|| align=right|3,83|| align=right|3,352||MBA||8. července 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(6495)||1992 UB1|| align=right|12,8|| align=right|2,335|| align=right|0,134|| align=right|6,65|| align=right|3,568||MBA||19. října 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6496) Kazuko||1992 UG2|| align=right|13,1|| align=right|2,588|| align=right|0,166|| align=right|13,18|| align=right|4,164||MBA||19. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6497) Yamasaki||1992 UR3|| align=right|14,0|| align=right|2,314|| align=right|0,215|| align=right|4,72|| align=right|3,520||MBA||27. října 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(6498) Ko||1992 UJ4|| align=right|13,4|| align=right|2,281|| align=right|0,169|| align=right|7,99|| align=right|3,445||MBA||26. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6499) Michiko||1992 UV6|| align=right|12,2|| align=right|2,765|| align=right|0,141|| align=right|10,06|| align=right|4,596||MBA||27. října 1992||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(6500) Kodaira||1993 ET|| align=right|12,5|| align=right|2,754|| align=right|0,419|| align=right|29,32|| align=right|4,570||MBA||15. března 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6501) Isonzo||1993 XD|| align=right|15,1|| align=right|2,322|| align=right|0,121|| align=right|6,52|| align=right|3,538||MBA||5. prosince 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(6502)||1993 XR1|| align=right|13,6|| align=right|2,298|| align=right|0,137|| align=right|5,28|| align=right|3,482||MBA||6. prosince 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6503)||1994 CP|| align=right|12,3|| align=right|2,846|| align=right|0,036|| align=right|2,93|| align=right|4,799||MBA||4. února 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6504) Lehmbruck||4630 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,421|| align=right|0,164|| align=right|6,09|| align=right|3,767||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6505)||1976 AH|| align=right|10,6|| align=right|3,202|| align=right|0,189|| align=right|17,63|| align=right|5,729||MBA||3. ledna 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(6506) Klausheide||1978 EN10|| align=right|13,7|| align=right|2,371|| align=right|0,051|| align=right|6,40|| align=right|3,650||MBA||15. března 1978||Palomar||S. J. Bus
|-
|(6507)||1982 QD|| align=right|14,5|| align=right|2,218|| align=right|0,238|| align=right|4,13|| align=right|3,304||MBA||18. srpna 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6508) Rolčík||1982 QM|| align=right|13,7|| align=right|2,701|| align=right|0,212|| align=right|6,20|| align=right|4,439||MBA||22. srpna 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6509)||1983 CQ3|| align=right|12,5|| align=right|2,791|| align=right|0,238|| align=right|6,41|| align=right|4,663||MBA||12. února 1983||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(6510) Tarry||1987 DF|| align=right|12,8|| align=right|2,359|| align=right|0,225|| align=right|23,01|| align=right|3,622||MBA||23. února 1987||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(6511) Furmanov||1987 QR11|| align=right|12,6|| align=right|2,601|| align=right|0,125|| align=right|8,07|| align=right|4,195||MBA||27. srpna 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6512) de Bergh||1987 SR1|| align=right|13,5|| align=right|2,571|| align=right|0,186|| align=right|11,02|| align=right|4,122||MBA||21. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6513)||1987 UW1|| align=right|12,5|| align=right|2,619|| align=right|0,133|| align=right|8,75|| align=right|4,238||MBA||28. října 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6514) Torahiko||1987 WY|| align=right|12,9|| align=right|2,616|| align=right|0,242|| align=right|12,38|| align=right|4,229||MBA||25. listopadu 1987||Geisei||T. Seki
|-
|(6515)||1988 MG|| align=right|14,1|| align=right|2,283|| align=right|0,151|| align=right|2,63|| align=right|3,449||MBA||16. června 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6516) Gruss||1988 TC2|| align=right|14,7|| align=right|2,337|| align=right|0,200|| align=right|1,70|| align=right|3,572||MBA||3. října 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6517)||1990 BW|| align=right|13,8|| align=right|1,927|| align=right|0,048|| align=right|23,42|| align=right|2,673||MBA||21. ledna 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6518) Vernon||1990 FR|| align=right|12,4|| align=right|2,592|| align=right|0,302|| align=right|13,75|| align=right|4,173||MBA||23. března 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6519) Giono||1991 CX2|| align=right|14,0|| align=right|2,197|| align=right|0,157|| align=right|5,72|| align=right|3,255||MBA||12. února 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(6520) Sugawa||1991 HH|| align=right|14,4|| align=right|2,343|| align=right|0,197|| align=right|4,80|| align=right|3,586||MBA||16. dubna 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|(6521) Pina||1991 LC1|| align=right|13,7|| align=right|2,433|| align=right|0,226|| align=right|9,93|| align=right|3,794||MBA||15. června 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6522) Aci||1991 NQ|| align=right|12,8|| align=right|2,386|| align=right|0,199|| align=right|22,13|| align=right|3,684||MBA||9. července 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6523) Clube||1991 TC|| align=right|15,1|| align=right|2,646|| align=right|0,421|| align=right|26,62|| align=right|4,305||MBA||1. října 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6524) Baalke||1992 AO|| align=right|12,1|| align=right|2,353|| align=right|0,094|| align=right|22,18|| align=right|3,608||MBA||9. ledna 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6525) Ocastron||1992 SQ2|| align=right|13,5|| align=right|2,486|| align=right|0,104|| align=right|3,25|| align=right|3,919||MBA||20. září 1992||Wrightwood||J. B. Child; G. Fisch
|-
|(6526) Matogawa||1992 TY|| align=right|13,8|| align=right|2,216|| align=right|0,180|| align=right|5,12|| align=right|3,299||MBA||1. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6527)||1992 UF6|| align=right|13,7|| align=right|2,258|| align=right|0,151|| align=right|4,64|| align=right|3,392||MBA||31. října 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(6528) Boden||1993 FL24|| align=right|13,8|| align=right|2,254|| align=right|0,175|| align=right|3,07|| align=right|3,383||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(6529) Rhoads||1993 XR2|| align=right|13,3|| align=right|2,346|| align=right|0,132|| align=right|6,51|| align=right|3,592||MBA||14. prosince 1993||Palomar||Palomar
|-
|(6530) Adry||1994 GW|| align=right|12,6|| align=right|2,656|| align=right|0,168|| align=right|14,01|| align=right|4,328||MBA||12. dubna 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(6531) Subashiri||1994 YY|| align=right|12,5|| align=right|3,210|| align=right|0,160|| align=right|2,44|| align=right|5,749||MBA||28. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6532) Scarfe||1995 AC|| align=right|11,7|| align=right|3,171|| align=right|0,110|| align=right|5,09|| align=right|5,647||MBA||4. ledna 1995||Victoria||D. D. Balam
|-
|(6533) Giuseppina||1995 DM1|| align=right|13,3|| align=right|2,639|| align=right|0,039|| align=right|22,73|| align=right|4,286||MBA||24. února 1995||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(6534)||1995 DT1|| align=right|12,7|| align=right|3,171|| align=right|0,112|| align=right|23,39|| align=right|5,646||MBA||24. února 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(6535) Archipenko||3535 P-L|| align=right|12,6|| align=right|2,421|| align=right|0,180|| align=right|12,24|| align=right|3,766||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6536) Vysochinska||1977 NK|| align=right|13,5|| align=right|2,338|| align=right|0,198|| align=right|6,42|| align=right|3,575||MBA||14. července 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6537) Adamovich||1979 QK6|| align=right|14,4|| align=right|2,179|| align=right|0,197|| align=right|4,03|| align=right|3,216||MBA||19. srpna 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6538) Muraviov||1981 SA5|| align=right|12,8|| align=right|2,861|| align=right|0,088|| align=right|1,49|| align=right|4,838||MBA||25. září 1981||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6539) Nohavica||1982 QG|| align=right|13,8|| align=right|2,658|| align=right|0,202|| align=right|2,28|| align=right|4,333||MBA||19. srpna 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6540) Stepling||1982 SL1|| align=right|14,4|| align=right|2,196|| align=right|0,172|| align=right|4,68|| align=right|3,254||MBA||16. září 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6541)||1984 DY|| align=right|12,3|| align=right|3,141|| align=right|0,131|| align=right|00,72|| align=right|5,565||MBA||26. února 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6542) Jacquescousteau||1985 CH1|| align=right|13,8|| align=right|2,303|| align=right|0,120|| align=right|3,75|| align=right|3,495||MBA||15. února 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6543) Senna||1985 TP3|| align=right|14,1|| align=right|2,277|| align=right|0,214|| align=right|4,18|| align=right|3,434||MBA||11. října 1985||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(6544)||1986 SD|| align=right|13,2|| align=right|2,768|| align=right|0,112|| align=right|3,40|| align=right|4,605||MBA||29. září 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6545)||1986 TR6|| align=right|10,0|| align=right|5,120|| align=right|0,051|| align=right|12,01|| align=right|11,59||JUT||5. října 1986||Piwnice||M. Antal
|-
|(6546) Kaye||1987 DY4|| align=right|11,4|| align=right|3,222|| align=right|0,107|| align=right|14,43|| align=right|5,784||MBA||24. února 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6547) Vasilkarazin||1987 RO3|| align=right|14,5|| align=right|2,542|| align=right|0,248|| align=right|4,94|| align=right|4,053||MBA||2. září 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6548)||1988 BO4|| align=right|11,2|| align=right|3,018|| align=right|0,063|| align=right|9,30|| align=right|5,243||MBA||22. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6549) Skryabin||1988 PX1|| align=right|14,1|| align=right|2,348|| align=right|0,130|| align=right|7,06|| align=right|3,598||MBA||13. srpna 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(6550) Parléř||1988 VO5|| align=right|13,9|| align=right|2,409|| align=right|0,170|| align=right|6,84|| align=right|3,739||MBA||4. listopadu 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6551)||1988 XP|| align=right|13,6|| align=right|2,444|| align=right|0,208|| align=right|8,56|| align=right|3,820||MBA||5. prosince 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(6552)||1989 GH|| align=right|12,6|| align=right|2,668|| align=right|0,143|| align=right|12,00|| align=right|4,357||MBA||5. dubna 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6553) Seehaus||1989 GP6|| align=right|12,2|| align=right|3,052|| align=right|0,079|| align=right|13,33|| align=right|5,332||MBA||5. dubna 1989||La Silla||M. Geffert
|-
|(6554) Takatsuguyoshida||1989 UO1|| align=right|14,3|| align=right|2,192|| align=right|0,218|| align=right|4,13|| align=right|3,244||MBA||28. října 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(6555)||1989 UU1|| align=right|13,4|| align=right|2,220|| align=right|0,096|| align=right|6,68|| align=right|3,307||MBA||29. října 1989||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(6556) Arcimboldo||1989 YS6|| align=right|13,8|| align=right|2,200|| align=right|0,134|| align=right|4,99|| align=right|3,264||MBA||29. prosince 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6557) Yokonomura||1990 VR3|| align=right|12,1|| align=right|3,161|| align=right|0,187|| align=right|7,82|| align=right|5,620||MBA||11. listopadu 1990||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|(6558) Norizuki||1991 GZ|| align=right|14,4|| align=right|2,265|| align=right|0,063|| align=right|3,98|| align=right|3,407||MBA||14. dubna 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6559) Nomura||1991 JP|| align=right|14,1|| align=right|2,349|| align=right|0,244|| align=right|9,72|| align=right|3,599||MBA||3. května 1991||Minami-Oda||M. Sugano; K. Kawanishi
|-
|(6560) Pravdo||1991 NP|| align=right|12,0|| align=right|2,356|| align=right|0,115|| align=right|23,25|| align=right|3,615||MBA||9. července 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6561) Gruppetta||1991 TC4|| align=right|13,6|| align=right|2,589|| align=right|0,186|| align=right|13,67|| align=right|4,166||MBA||10. října 1991||Palomar||K. J. Lawrence
|-
|(6562) Takoyaki||1991 VR3|| align=right|14,0|| align=right|2,263|| align=right|0,227|| align=right|5,17|| align=right|3,403||MBA||9. listopadu 1991||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(6563) Steinheim||1991 XZ5|| align=right|14,5|| align=right|2,296|| align=right|0,068|| align=right|5,90|| align=right|3,479||MBA||11. prosince 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(6564) Asher||1992 BB|| align=right|15,9|| align=right|1,882|| align=right|0,267|| align=right|45,31|| align=right|2,581||MBA||25. ledna 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6565) Reiji||1992 FT|| align=right|14,1|| align=right|2,172|| align=right|0,030|| align=right|2,40|| align=right|3,200||MBA||23. března 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6566)||1992 UB2|| align=right|13,8|| align=right|2,278|| align=right|0,169|| align=right|3,94|| align=right|3,437||MBA||25. října 1992||Oohira||T. Urata
|-
|(6567) Shigemasa||1992 WS|| align=right|14,0|| align=right|2,270|| align=right|0,197|| align=right|4,55|| align=right|3,420||MBA||16. listopadu 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6568)||1993 DT|| align=right|14,2|| align=right|2,548|| align=right|0,167|| align=right|8,45|| align=right|4,066||MBA||21. února 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6569)||1993 MO|| align=right|16,5|| align=right|1,627|| align=right|0,221|| align=right|22,64|| align=right|2,074||AMR||22. června 1993||Palomar||J. Mueller
|-
|(6570) Tomohiro||1994 JO|| align=right|12,1|| align=right|3,133|| align=right|0,172|| align=right|14,44|| align=right|5,544||MBA||6. května 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6571) Sigmund||3027 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,481|| align=right|0,155|| align=right|6,30|| align=right|3,907||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6572) Carson||1938 SX|| align=right|12,4|| align=right|2,545|| align=right|0,267|| align=right|2,61|| align=right|4,060||MBA||22. září 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(6573) Magnitskij||1974 SK1|| align=right|13,3|| align=right|2,586|| align=right|0,124|| align=right|2,20|| align=right|4,158||MBA||19. září 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6574) Gvishiani||1976 QE1|| align=right|11,5|| align=right|3,402|| align=right|0,193|| align=right|17,72|| align=right|6,273||MBA||26. srpna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6575) Slavov||1978 PJ2|| align=right|12,4|| align=right|3,126|| align=right|0,157|| align=right|5,11|| align=right|5,526||MBA||8. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6576) Kievtech||1978 RK1|| align=right|12,5|| align=right|3,118|| align=right|0,179|| align=right|2,63|| align=right|5,506||MBA||5. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6577)||1978 VB6|| align=right|13,8|| align=right|2,328|| align=right|0,203|| align=right|23,69|| align=right|3,551||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6578) Zapesotskij||1980 TQ14|| align=right|13,9|| align=right|2,422|| align=right|0,188|| align=right|3,59|| align=right|3,769||MBA||13. října 1980||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(6579)||1981 ES4|| align=right|13,3|| align=right|2,612|| align=right|0,182|| align=right|15,86|| align=right|4,221||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6580)||1981 EW21|| align=right|15,3|| align=right|2,627|| align=right|0,124|| align=right|1,10|| align=right|4,257||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6581) Sobers||1981 SO|| align=right|13,6|| align=right|2,300|| align=right|0,120|| align=right|6,01|| align=right|3,487||MBA||22. září 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6582) Flagsymphony||1981 VS|| align=right|12,7|| align=right|2,776|| align=right|0,290|| align=right|8,93|| align=right|4,625||MBA||5. listopadu 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6583) Destinn||1984 DE|| align=right|12,4|| align=right|2,662|| align=right|0,100|| align=right|6,91|| align=right|4,343||MBA||21. února 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6584) Ludekpesek||1984 FK|| align=right|13,5|| align=right|2,273|| align=right|0,096|| align=right|4,75|| align=right|3,427||MBA||31. března 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6585) O'Keefe||1984 SR|| align=right|14,3|| align=right|2,370|| align=right|0,361|| align=right|22,38|| align=right|3,649||MBA||26. září 1984||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(6586) Seydler||1984 UK1|| align=right|13,9|| align=right|2,446|| align=right|0,155|| align=right|3,62|| align=right|3,825||MBA||28. října 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6587) Brassens||1984 WA4|| align=right|13,4|| align=right|2,456|| align=right|0,066|| align=right|4,93|| align=right|3,848||MBA||27. listopadu 1984||Caussols||CERGA
|-
|(6588)||1985 RC4|| align=right|12,6|| align=right|2,902|| align=right|0,067|| align=right|2,78|| align=right|4,943||MBA||10. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6589) Jankovich||1985 SL3|| align=right|14,3|| align=right|2,273|| align=right|0,187|| align=right|5,30|| align=right|3,427||MBA||19. září 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|(6590) Barolo||1985 TA2|| align=right|11,6|| align=right|3,024|| align=right|0,103|| align=right|8,99|| align=right|5,257||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6591) Sabinin||1986 RT5|| align=right|13,1|| align=right|2,757|| align=right|0,124|| align=right|4,53|| align=right|4,577||MBA||7. září 1986||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6592) Goya||1986 TB12|| align=right|12,9|| align=right|2,757|| align=right|0,162|| align=right|4,22|| align=right|4,577||MBA||3. října 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(6593)||1986 UV|| align=right|12,9|| align=right|2,750|| align=right|0,061|| align=right|4,50|| align=right|4,559||MBA||28. října 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6594) Tasman||1987 MM1|| align=right|13,2|| align=right|2,780|| align=right|0,159|| align=right|8,78|| align=right|4,635||MBA||25. června 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6595) Munizbarreto||1987 QZ1|| align=right|13,9|| align=right|2,430|| align=right|0,154|| align=right|5,45|| align=right|3,787||MBA||21. srpna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6596) Bittner||1987 VC1|| align=right|13,5|| align=right|2,590|| align=right|0,082|| align=right|4,92|| align=right|4,167||MBA||15. listopadu 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6597) Kreil||1988 AF1|| align=right|14,7|| align=right|2,586|| align=right|0,297|| align=right|3,30|| align=right|4,157||MBA||9. ledna 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6598) Modugno||1988 CL|| align=right|13,0|| align=right|2,700|| align=right|0,239|| align=right|10,17|| align=right|4,435||MBA||13. února 1988||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(6599) Tsuko||1988 PV|| align=right|13,6|| align=right|2,268|| align=right|0,213|| align=right|5,19|| align=right|3,414||MBA||8. srpna 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6600)||1988 QW|| align=right|14,1|| align=right|2,255|| align=right|0,211|| align=right|2,83|| align=right|3,386||MBA||17. srpna 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6601)||1988 XK1|| align=right|13,8|| align=right|2,372|| align=right|0,237|| align=right|2,27|| align=right|3,653||MBA||7. prosince 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6602) Gilclark||1989 EC|| align=right|12,9|| align=right|1,871|| align=right|0,074|| align=right|22,67|| align=right|2,559||MBA||4. března 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6603) Marycragg||1990 KG|| align=right|12,7|| align=right|2,651|| align=right|0,203|| align=right|16,44|| align=right|4,317||MBA||19. května 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6604) Ilias||1990 QE8|| align=right|12,6|| align=right|2,780|| align=right|0,047|| align=right|6,43|| align=right|4,634||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6605)||1990 SM9|| align=right|12,5|| align=right|2,892|| align=right|0,080|| align=right|3,17|| align=right|4,917||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6606) Makino||1990 UF|| align=right|12,4|| align=right|3,102|| align=right|0,166|| align=right|5,03|| align=right|5,463||MBA||16. října 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(6607) Matsushima||1991 UL2|| align=right|12,5|| align=right|2,624|| align=right|0,113|| align=right|4,69|| align=right|4,249||MBA||29. října 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6608)||1991 VC4|| align=right|12,7|| align=right|2,451|| align=right|0,193|| align=right|11,12|| align=right|3,836||MBA||2. listopadu 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6609)||1992 BN|| align=right|11,4|| align=right|2,996|| align=right|0,118|| align=right|11,39|| align=right|5,185||MBA||28. ledna 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6610)||1993 BL3|| align=right|12,9|| align=right|2,291|| align=right|0,173|| align=right|7,91|| align=right|3,468||MBA||28. ledna 1993||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(6611)||1993 VW|| align=right|16,5|| align=right|1,696|| align=right|0,485|| align=right|8,70|| align=right|2,208||APL||9. listopadu 1993||Palomar||E. F. Helin; J. Alu
|-
|(6612) Hachioji||1994 EM1|| align=right|13,5|| align=right|2,423|| align=right|0,145|| align=right|3,84|| align=right|3,771||MBA||10. března 1994||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(6613) Williamcarl||1994 LK|| align=right|12,3|| align=right|3,156|| align=right|0,176|| align=right|25,50|| align=right|5,605||MBA||2. června 1994||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(6614) Antisthenes||6530 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,486|| align=right|0,157|| align=right|5,59|| align=right|3,919||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6615) Plutarchos||9512 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,170|| align=right|0,127|| align=right|1,80|| align=right|3,196||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6616) Plotinos||1175 T-1|| align=right|14,3|| align=right|2,416|| align=right|0,122|| align=right|6,09|| align=right|3,754||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6617) Boethius||2218 T-1|| align=right|13,9|| align=right|2,211|| align=right|0,139|| align=right|3,43|| align=right|3,286||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6618)||1936 SO|| align=right|13,3|| align=right|1,876|| align=right|0,045|| align=right|23,83|| align=right|2,568||MBA||16. září 1936||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|(6619) Kolya||1973 SS4|| align=right|10,7|| align=right|3,169|| align=right|0,188|| align=right|19,10|| align=right|5,641||MBA||27. září 1973||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6620) Peregrina||1973 UC|| align=right|14,2|| align=right|2,679|| align=right|0,280|| align=right|7,63|| align=right|4,385||MBA||25. října 1973||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(6621) Timchuk||1975 VN5|| align=right|13,5|| align=right|2,545|| align=right|0,245|| align=right|7,11|| align=right|4,059||MBA||2. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(6622) Matvienko||1978 RG1|| align=right|13,2|| align=right|3,238|| align=right|0,233|| align=right|1,78|| align=right|5,827||MBA||5. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6623)||1979 MY2|| align=right|14,6|| align=right|2,484|| align=right|0,138|| align=right|4,55|| align=right|3,914||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6624)||1980 SG|| align=right|13,9|| align=right|2,452|| align=right|0,157|| align=right|7,08|| align=right|3,838||MBA||16. září 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6625)||1981 EX41|| align=right|12,9|| align=right|3,162|| align=right|0,184|| align=right|1,31|| align=right|5,623||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6626)||1981 EZ46|| align=right|14,6|| align=right|3,025|| align=right|0,389|| align=right|2,13|| align=right|5,260||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6627)||1981 FT|| align=right|14,1|| align=right|2,173|| align=right|0,083|| align=right|3,98|| align=right|3,202||MBA||27. března 1981||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6628) Dondelia||1981 WA1|| align=right|12,6|| align=right|2,905|| align=right|0,075|| align=right|2,93|| align=right|4,950||MBA||24. listopadu 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6629) Kurtz||1982 UP|| align=right|14,5|| align=right|2,179|| align=right|0,140|| align=right|2,13|| align=right|3,215||MBA||17. října 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6630) Skepticus||1982 VA1|| align=right|13,7|| align=right|2,233|| align=right|0,201|| align=right|6,07|| align=right|3,335||MBA||15. listopadu 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6631) Pyatnitskij||1983 RQ4|| align=right|13,1|| align=right|2,469|| align=right|0,149|| align=right|7,14|| align=right|3,880||MBA||4. září 1983||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(6632) Scoon||1984 UX1|| align=right|13,9|| align=right|2,412|| align=right|0,120|| align=right|7,00|| align=right|3,745||MBA||29. října 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6633)||1986 TR4|| align=right|12,8|| align=right|2,655|| align=right|0,188|| align=right|4,06|| align=right|4,326||MBA||11. října 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(6634)||1987 KB|| align=right|12,9|| align=right|2,372|| align=right|0,267|| align=right|10,73|| align=right|3,653||MBA||23. května 1987||Campinas||Campinas
|-
|(6635) Zuber||1987 SH3|| align=right|13,8|| align=right|1,890|| align=right|0,111|| align=right|24,24|| align=right|2,599||MBA||26. září 1987||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(6636)||1988 RK8|| align=right|13,9|| align=right|2,272|| align=right|0,119|| align=right|2,35|| align=right|3,423||MBA||11. září 1988||Smolyan||V. Škodrov
|-
|(6637) Inoue||1988 XZ|| align=right|13,3|| align=right|2,405|| align=right|0,054|| align=right|4,69|| align=right|3,730||MBA||3. prosince 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6638)||1989 CA|| align=right|13,6|| align=right|2,436|| align=right|0,163|| align=right|1,91|| align=right|3,802||MBA||2. února 1989||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(6639)||1989 SO8|| align=right|12,4|| align=right|3,164|| align=right|0,134|| align=right|2,54|| align=right|5,627||MBA||25. září 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6640) Falorni||1990 DL|| align=right|13,7|| align=right|2,266|| align=right|0,068|| align=right|5,21|| align=right|3,411||MBA||24. února 1990||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(6641) Bobross||1990 OK2|| align=right|13,2|| align=right|2,779|| align=right|0,189|| align=right|4,88|| align=right|4,632||MBA||29. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6642)||1990 UE3|| align=right|12,0|| align=right|3,164|| align=right|0,247|| align=right|4,33|| align=right|5,627||MBA||26. října 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(6643) Morikubo||1990 VZ|| align=right|12,4|| align=right|3,104|| align=right|0,266|| align=right|2,85|| align=right|5,469||MBA||7. listopadu 1990||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(6644) Jugaku||1991 AA|| align=right|11,8|| align=right|3,204|| align=right|0,139|| align=right|5,42|| align=right|5,734||MBA||5. ledna 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(6645) Arcetri||1991 AR1|| align=right|12,5|| align=right|3,133|| align=right|0,199|| align=right|00,80|| align=right|5,544||MBA||11. ledna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6646) Churanta||1991 CA3|| align=right|13,8|| align=right|1,925|| align=right|0,101|| align=right|17,59|| align=right|2,671||MBA||14. února 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6647) Josse||1991 GG5|| align=right|14,7|| align=right|2,207|| align=right|0,198|| align=right|1,15|| align=right|3,278||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6648)||1991 PM11|| align=right|13,0|| align=right|2,549|| align=right|0,242|| align=right|4,79|| align=right|4,069||MBA||9. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6649) Yokotatakao||1991 RN|| align=right|12,9|| align=right|2,535|| align=right|0,254|| align=right|7,20|| align=right|4,036||MBA||5. září 1991||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(6650) Morimoto||1991 RS1|| align=right|12,1|| align=right|2,598|| align=right|0,172|| align=right|12,50|| align=right|4,188||MBA||7. září 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6651)||1991 RV9|| align=right|13,9|| align=right|2,377|| align=right|0,066|| align=right|3,82|| align=right|3,664||MBA||10. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6652)||1991 SJ1|| align=right|12,8|| align=right|2,647|| align=right|0,172|| align=right|14,16|| align=right|4,305||MBA||16. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6653) Feininger||1991 XR1|| align=right|12,7|| align=right|2,912|| align=right|0,087|| align=right|1,99|| align=right|4,968||MBA||10. prosince 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(6654) Luleõ||1992 DT6|| align=right|13,3|| align=right|3,155|| align=right|0,168|| align=right|5,90|| align=right|5,603||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(6655) Nagahama||1992 EL1|| align=right|11,4|| align=right|2,994|| align=right|0,086|| align=right|10,77|| align=right|5,181||MBA||8. března 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(6656) Yokota||1992 FF|| align=right|12,1|| align=right|3,164|| align=right|0,157|| align=right|1,91|| align=right|5,627||MBA||23. března 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6657) Otukyo||1992 WY|| align=right|14,6|| align=right|2,279|| align=right|0,237|| align=right|5,08|| align=right|3,440||MBA||17. listopadu 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(6658) Akiraabe||1992 WT2|| align=right|13,2|| align=right|2,291|| align=right|0,076|| align=right|4,62|| align=right|3,467||MBA||18. listopadu 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6659)||1992 YN|| align=right|13,1|| align=right|2,371|| align=right|0,110|| align=right|5,22|| align=right|3,651||MBA||24. prosince 1992||Oohira||T. Urata
|-
|(6660) Matsumoto||1993 BC|| align=right|14,3|| align=right|2,387|| align=right|0,190|| align=right|1,65|| align=right|3,687||MBA||16. ledna 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(6661) Ikemura||1993 BO|| align=right|13,2|| align=right|2,375|| align=right|0,172|| align=right|2,70|| align=right|3,661||MBA||17. ledna 1993||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(6662)||1993 BP13|| align=right|11,4|| align=right|2,601|| align=right|0,103|| align=right|12,52|| align=right|4,194||MBA||22. ledna 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6663) Tatebayashi||1993 CC|| align=right|12,8|| align=right|2,668|| align=right|0,135|| align=right|13,82|| align=right|4,356||MBA||12. února 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6664) Tennyo||1993 CK|| align=right|12,9|| align=right|2,380|| align=right|0,076|| align=right|4,86|| align=right|3,670||MBA||14. února 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6665) Kagawa||1993 CN|| align=right|11,9|| align=right|3,004|| align=right|0,074|| align=right|11,43|| align=right|5,206||MBA||14. února 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(6666) Frö||1993 FG20|| align=right|14,2|| align=right|2,581|| align=right|0,238|| align=right|2,98|| align=right|4,145||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(6667) Sannaimura||1994 EK2|| align=right|13,2|| align=right|2,357|| align=right|0,075|| align=right|5,62|| align=right|3,618||MBA||14. března 1994||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(6668)||1994 GY8|| align=right|11,9|| align=right|2,748|| align=right|0,155|| align=right|8,09|| align=right|4,554||MBA||11. dubna 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6669) Obi||1994 JA1|| align=right|12,8|| align=right|2,202|| align=right|0,214|| align=right|6,23|| align=right|3,268||MBA||5. května 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6670) Wallach||1994 LL1|| align=right|12,0|| align=right|2,721|| align=right|0,294|| align=right|20,23|| align=right|4,487||MBA||4. června 1994||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(6671)||1994 NC1|| align=right|12,4|| align=right|2,896|| align=right|0,154|| align=right|14,70|| align=right|4,928||MBA||5. července 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6672) Corot||1213 T-1|| align=right|14,2|| align=right|2,412|| align=right|0,215|| align=right|4,80|| align=right|3,746||MBA||24. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6673) Degas||2246 T-1|| align=right|13,0|| align=right|2,431|| align=right|0,213|| align=right|3,98|| align=right|3,789||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6674) Cézanne||4272 T-1|| align=right|13,4|| align=right|2,459|| align=right|0,152|| align=right|3,75|| align=right|3,856||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6675) Sisley||1493 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,075|| align=right|0,184|| align=right|1,58|| align=right|5,392||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6676) Monet||2083 T-2|| align=right|13,1|| align=right|3,157|| align=right|0,158|| align=right|00,97|| align=right|5,608||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6677) Renoir||3045 T-3|| align=right|11,4|| align=right|3,250|| align=right|0,091|| align=right|14,64|| align=right|5,858||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6678) Seurat||3422 T-3|| align=right|12,6|| align=right|2,737|| align=right|0,033|| align=right|10,87|| align=right|4,527||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6679) Gurzhij||1969 UP1|| align=right|14,0|| align=right|2,190|| align=right|0,033|| align=right|5,53|| align=right|3,240||MBA||16. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6680)||1970 WD|| align=right|13,5|| align=right|2,322|| align=right|0,123|| align=right|7,32|| align=right|3,538||MBA||24. listopadu 1970||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(6681) Prokopovich||1972 RU3|| align=right|14,1|| align=right|2,205|| align=right|0,146|| align=right|4,79|| align=right|3,274||MBA||6. září 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(6682) Makarij||1973 ST3|| align=right|14,3|| align=right|2,363|| align=right|0,233|| align=right|5,91|| align=right|3,632||MBA||25. září 1973||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(6683) Karachentsov||1976 GQ2|| align=right|11,4|| align=right|3,089|| align=right|0,095|| align=right|14,58|| align=right|5,427||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6684) Volodshevchenko||1977 QU|| align=right|12,9|| align=right|2,733|| align=right|0,138|| align=right|2,80|| align=right|4,519||MBA||19. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6685) Boitsov||1978 QG2|| align=right|14,0|| align=right|2,233|| align=right|0,175|| align=right|3,73|| align=right|3,336||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6686) Hernius||1979 QC2|| align=right|12,7|| align=right|2,948|| align=right|0,105|| align=right|2,38|| align=right|5,060||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(6687) Lahulla||1980 FN1|| align=right|14,3|| align=right|2,260|| align=right|0,021|| align=right|00,54|| align=right|3,397||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(6688) Donmccarthy||1981 ER17|| align=right|12,8|| align=right|3,107|| align=right|0,171|| align=right|4,83|| align=right|5,476||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6689)||1981 EQ24|| align=right|15,2|| align=right|2,213|| align=right|0,173|| align=right|4,43|| align=right|3,292||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6690) Messick||1981 SY1|| align=right|13,3|| align=right|2,261|| align=right|0,154|| align=right|3,76|| align=right|3,399||MBA||25. září 1981||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(6691)||1984 DX|| align=right|13,9|| align=right|2,578|| align=right|0,246|| align=right|3,92|| align=right|4,138||MBA||26. února 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6692)||1985 HL|| align=right|14,0|| align=right|2,563|| align=right|0,249|| align=right|6,87|| align=right|4,101||MBA||18. dubna 1985||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6693)||1986 CC2|| align=right|13,8|| align=right|2,377|| align=right|0,281|| align=right|9,48|| align=right|3,664||MBA||12. února 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6694)||1986 PF|| align=right|12,3|| align=right|2,640|| align=right|0,055|| align=right|5,55|| align=right|4,288||MBA||4. srpna 1986||Palomar||INAS
|-
|(6695) Barrettduff||1986 PD1|| align=right|13,1|| align=right|2,610|| align=right|0,204|| align=right|15,72|| align=right|4,215||MBA||1. srpna 1986||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6696) Eubanks||1986 RC1|| align=right|12,8|| align=right|2,676|| align=right|0,195|| align=right|1,74|| align=right|4,376||MBA||1. září 1986||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(6697) Celentano||1987 HM1|| align=right|12,0|| align=right|3,226|| align=right|0,065|| align=right|11,59|| align=right|5,794||MBA||24. dubna 1987||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6698) Malhotra||1987 SL1|| align=right|13,6|| align=right|2,440|| align=right|0,168|| align=right|2,48|| align=right|3,812||MBA||21. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6699) Igaueno||1987 YK|| align=right|13,0|| align=right|2,583|| align=right|0,203|| align=right|4,90|| align=right|4,151||MBA||19. prosince 1987||Geisei||T. Seki
|-
|(6700) Kubišová||1988 AO1|| align=right|13,5|| align=right|2,631|| align=right|0,094|| align=right|6,07|| align=right|4,267||MBA||12. ledna 1988||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6701) Warhol||1988 AW1|| align=right|12,6|| align=right|2,600|| align=right|0,144|| align=right|12,74|| align=right|4,193||MBA||14. ledna 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6702)||1988 BP3|| align=right|12,6|| align=right|2,697|| align=right|0,137|| align=right|7,76|| align=right|4,429||MBA||18. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6703)||1988 CH|| align=right|13,2|| align=right|2,560|| align=right|0,231|| align=right|4,96|| align=right|4,094||MBA||10. února 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(6704)||1988 CJ|| align=right|12,6|| align=right|2,759|| align=right|0,042|| align=right|3,15|| align=right|4,583||MBA||10. února 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(6705)||1988 RK5|| align=right|14,0|| align=right|2,223|| align=right|0,116|| align=right|1,65|| align=right|3,313||MBA||2. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6706)||1988 VD3|| align=right|13,9|| align=right|2,383|| align=right|0,218|| align=right|1,80|| align=right|3,679||MBA||11. listopadu 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(6707) Shigeru||1988 VZ3|| align=right|14,0|| align=right|2,287|| align=right|0,179|| align=right|6,18|| align=right|3,459||MBA||13. listopadu 1988||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(6708) Bobbievaile||1989 AA5|| align=right|12,8|| align=right|2,446|| align=right|0,182|| align=right|12,10|| align=right|3,824||MBA||4. ledna 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6709) Hiromiyuki||1989 CD|| align=right|13,7|| align=right|2,349|| align=right|0,162|| align=right|1,83|| align=right|3,600||MBA||2. února 1989||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(6710) Apostel||1989 GF4|| align=right|12,6|| align=right|2,799|| align=right|0,225|| align=right|6,58|| align=right|4,682||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6711) Holliman||1989 HG|| align=right|13,1|| align=right|2,565|| align=right|0,121|| align=right|14,74|| align=right|4,107||MBA||30. dubna 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6712) Hornstein||1990 DS1|| align=right|14,2|| align=right|2,400|| align=right|0,122|| align=right|00,97|| align=right|3,716||MBA||23. února 1990||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6713) Coggie||1990 KM|| align=right|13,4|| align=right|2,344|| align=right|0,080|| align=right|19,48|| align=right|3,588||MBA||21. května 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6714) Montréal||1990 OE2|| align=right|12,5|| align=right|2,556|| align=right|0,136|| align=right|14,56|| align=right|4,085||MBA||29. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6715) Sheldonmarks||1990 QS1|| align=right|13,3|| align=right|2,671|| align=right|0,007|| align=right|3,46|| align=right|4,364||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt; D. H. Levy
|-
|(6716)||1990 RO1|| align=right|12,8|| align=right|2,790|| align=right|0,059|| align=right|4,64|| align=right|4,660||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6717) Antal||1990 TU10|| align=right|13,0|| align=right|2,805|| align=right|0,242|| align=right|6,37|| align=right|4,698||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(6718) Beiglböck||1990 TT12|| align=right|12,5|| align=right|2,913|| align=right|0,067|| align=right|1,56|| align=right|4,971||MBA||14. října 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(6719) Gallaj||1990 UL11|| align=right|12,4|| align=right|2,759|| align=right|0,081|| align=right|3,23|| align=right|4,581||MBA||16. října 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva; G. R. Kastelʹ
|-
|(6720) Gifu||1990 VP2|| align=right|11,5|| align=right|3,093|| align=right|0,151|| align=right|14,87|| align=right|5,438||MBA||11. listopadu 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(6721)||1990 VY6|| align=right|12,4|| align=right|2,928|| align=right|0,216|| align=right|17,01|| align=right|5,009||MBA||10. listopadu 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(6722) Bunichi||1991 BG2|| align=right|12,4|| align=right|3,168|| align=right|0,191|| align=right|2,83|| align=right|5,639||MBA||23. ledna 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6723) Chrisclark||1991 CL3|| align=right|11,5|| align=right|3,196|| align=right|0,145|| align=right|17,76|| align=right|5,713||MBA||14. února 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6724)||1991 CX5|| align=right|11,8|| align=right|3,056|| align=right|0,149|| align=right|9,61|| align=right|5,341||MBA||4. února 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6725)||1991 DS|| align=right|12,0|| align=right|3,144|| align=right|0,127|| align=right|2,34|| align=right|5,574||MBA||21. února 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(6726)||1991 PS|| align=right|13,7|| align=right|2,288|| align=right|0,095|| align=right|4,30|| align=right|3,460||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6727)||1991 TF4|| align=right|13,2|| align=right|2,637|| align=right|0,215|| align=right|3,22|| align=right|4,281||MBA||10. října 1991||Palomar||K. J. Lawrence
|-
|(6728)||1991 UM|| align=right|14,2|| align=right|2,218|| align=right|0,099|| align=right|1,97|| align=right|3,303||MBA||18. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6729) Emiko||1991 VV2|| align=right|12,5|| align=right|2,600|| align=right|0,174|| align=right|13,99|| align=right|4,192||MBA||4. listopadu 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(6730) Ikeda||1992 BH|| align=right|11,8|| align=right|3,121|| align=right|0,155|| align=right|18,27|| align=right|5,514||MBA||24. ledna 1992||Oohira||T. Urata
|-
|(6731) Hiei||1992 BK|| align=right|13,6|| align=right|2,642|| align=right|0,229|| align=right|4,17|| align=right|4,292||MBA||24. ledna 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(6732)||1992 CG1|| align=right|12,2|| align=right|3,094|| align=right|0,123|| align=right|3,41|| align=right|5,442||MBA||8. února 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6733)||1992 EF|| align=right|11,8|| align=right|3,020|| align=right|0,038|| align=right|9,18|| align=right|5,247||MBA||2. března 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6734)||1992 FB|| align=right|11,2|| align=right|2,995|| align=right|0,119|| align=right|11,37|| align=right|5,181||MBA||23. března 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6735) Madhatter||1992 WM3|| align=right|13,7|| align=right|2,159|| align=right|0,079|| align=right|2,91|| align=right|3,172||MBA||23. listopadu 1992||Oohira||T. Urata
|-
|(6736) Marchare||1993 EF|| align=right|14,0|| align=right|2,402|| align=right|0,167|| align=right|3,10|| align=right|3,723||MBA||1. března 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(6737) Okabayashi||1993 ER|| align=right|13,3|| align=right|2,329|| align=right|0,125|| align=right|00,82|| align=right|3,553||MBA||15. března 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6738) Tanabe||1993 FD1|| align=right|14,2|| align=right|2,340|| align=right|0,159|| align=right|00,48|| align=right|3,578||MBA||20. března 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6739) Tärendö||1993 FU38|| align=right|13,1|| align=right|3,231|| align=right|0,121|| align=right|2,47|| align=right|5,806||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(6740) Goff||1993 GY|| align=right|12,7|| align=right|2,564|| align=right|0,110|| align=right|14,80|| align=right|4,106||MBA||14. dubna 1993||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(6741) Liyuan||1994 FX|| align=right|13,4|| align=right|2,302|| align=right|0,195|| align=right|5,70|| align=right|3,493||MBA||31. března 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6742) Biandepei||1994 GR|| align=right|13,2|| align=right|2,334|| align=right|0,173|| align=right|5,47|| align=right|3,566||MBA||8. dubna 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6743) Liu||1994 GS|| align=right|13,4|| align=right|2,236|| align=right|0,207|| align=right|8,13|| align=right|3,342||MBA||8. dubna 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6744) Komoda||1994 JL|| align=right|13,8|| align=right|2,260|| align=right|0,189|| align=right|6,67|| align=right|3,396||MBA||6. května 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6745) Nishiyama||1994 JD1|| align=right|14,5|| align=right|2,228|| align=right|0,140|| align=right|6,07|| align=right|3,325||MBA||7. května 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6746) Zagar||1994 NP|| align=right|12,7|| align=right|2,602|| align=right|0,159|| align=right|12,71|| align=right|4,196||MBA||9. července 1994||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(6747) Ozegahara||1995 UT3|| align=right|13,2|| align=right|2,974|| align=right|0,141|| align=right|4,03|| align=right|5,129||MBA||20. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6748) Bratton||1995 UV30|| align=right|12,9|| align=right|2,471|| align=right|0,161|| align=right|4,12|| align=right|3,883||MBA||20. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(6749) Ireentje||7068 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,681|| align=right|0,251|| align=right|8,28|| align=right|4,389||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6750) Katgert||1078 T-1|| align=right|12,4|| align=right|3,009|| align=right|0,104|| align=right|9,26|| align=right|5,217||MBA||24. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6751) van Genderen||1114 T-1|| align=right|13,7|| align=right|2,425|| align=right|0,163|| align=right|4,64|| align=right|3,775||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6752) Ashley||4150 T-1|| align=right|13,5|| align=right|2,382|| align=right|0,083|| align=right|13,00|| align=right|3,675||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6753) Fursenko||1974 RV1|| align=right|13,2|| align=right|2,248|| align=right|0,139|| align=right|3,01|| align=right|3,370||MBA||14. září 1974||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6754) Burdenko||1976 UD4|| align=right|13,9|| align=right|2,441|| align=right|0,185|| align=right|2,48|| align=right|3,812||MBA||28. října 1976||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(6755) Solovʹyanenko||1976 YE1|| align=right|13,1|| align=right|2,442|| align=right|0,044|| align=right|4,75|| align=right|3,816||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6756)||1978 VX3|| align=right|14,2|| align=right|2,681|| align=right|0,183|| align=right|3,65|| align=right|4,390||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6757)||1979 SE15|| align=right|13,0|| align=right|2,897|| align=right|0,090|| align=right|3,37|| align=right|4,929||MBA||20. září 1979||Palomar||S. J. Bus
|-
|(6758) Jesseowens||1980 GL|| align=right|13,5|| align=right|2,649|| align=right|0,137|| align=right|11,81|| align=right|4,311||MBA||13. dubna 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6759)||1980 KD|| align=right|12,1|| align=right|3,225|| align=right|0,191|| align=right|8,78|| align=right|5,792||MBA||21. května 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6760)||1980 KM|| align=right|13,4|| align=right|2,753|| align=right|0,105|| align=right|5,74|| align=right|4,568||MBA||22. května 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6761)||1981 EV19|| align=right|14,4|| align=right|3,155|| align=right|0,150|| align=right|4,43|| align=right|5,604||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6762)||1981 EC25|| align=right|14,5|| align=right|2,172|| align=right|0,176|| align=right|3,71|| align=right|3,201||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6763) Kochiny||1981 RA2|| align=right|13,1|| align=right|2,701|| align=right|0,245|| align=right|11,50|| align=right|4,438||MBA||7. září 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(6764) Kirillavrov||1981 TM3|| align=right|13,0|| align=right|2,259|| align=right|0,140|| align=right|7,06|| align=right|3,396||MBA||7. října 1981||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6765) Fibonacci||1982 BQ2|| align=right|14,3|| align=right|2,299|| align=right|0,154|| align=right|4,09|| align=right|3,485||MBA||20. ledna 1982||Kleť||L. Brožek
|-
|(6766) Kharms||1982 UC6|| align=right|14,2|| align=right|2,692|| align=right|0,174|| align=right|3,20|| align=right|4,417||MBA||20. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(6767) Shirvindt||1983 AA3|| align=right|12,7|| align=right|2,676|| align=right|0,140|| align=right|9,42|| align=right|4,377||MBA||6. ledna 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(6768) Mathiasbraun||1983 RY|| align=right|13,9|| align=right|2,381|| align=right|0,198|| align=right|2,20|| align=right|3,673||MBA||7. září 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6769) Brokoff||1985 CJ1|| align=right|13,3|| align=right|2,417|| align=right|0,125|| align=right|3,91|| align=right|3,756||MBA||15. února 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6770) Fugate||1985 QR|| align=right|12,1|| align=right|3,021|| align=right|0,108|| align=right|10,10|| align=right|5,251||MBA||22. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6771) Foerster||1986 EZ4|| align=right|13,6|| align=right|2,326|| align=right|0,184|| align=right|0,85|| align=right|3,548||MBA||9. března 1986||Siding Spring||C.-I. Lagerkvist
|-
|(6772)||1988 BG4|| align=right|12,8|| align=right|2,665|| align=right|0,193|| align=right|12,69|| align=right|4,349||MBA||20. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6773)||1988 LK|| align=right|12,3|| align=right|2,994|| align=right|0,061|| align=right|11,36|| align=right|5,181||MBA||15. června 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6774) Vladheinrich||1988 VH5|| align=right|13,9|| align=right|2,195|| align=right|0,091|| align=right|0,98|| align=right|3,252||MBA||4. listopadu 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6775) Giorgini||1989 GJ|| align=right|12,2|| align=right|2,675|| align=right|0,180|| align=right|14,06|| align=right|4,374||MBA||5. dubna 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6776) Dix||1989 GF8|| align=right|13,9|| align=right|2,580|| align=right|0,157|| align=right|4,70|| align=right|4,143||MBA||6. dubna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(6777) Balakirev||1989 SV1|| align=right|12,7|| align=right|3,177|| align=right|0,223|| align=right|2,70|| align=right|5,662||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6778) Tosamakoto||1989 TX10|| align=right|12,0|| align=right|2,837|| align=right|0,042|| align=right|3,11|| align=right|4,778||MBA||4. října 1989||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(6779) Perrine||1990 DM1|| align=right|13,8|| align=right|2,257|| align=right|0,108|| align=right|1,85|| align=right|3,390||MBA||20. února 1990||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6780) Borodin||1990 ES3|| align=right|14,2|| align=right|2,250|| align=right|0,176|| align=right|4,95|| align=right|3,374||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6781)||1990 OD|| align=right|13,3|| align=right|2,628|| align=right|0,245|| align=right|11,92|| align=right|4,260||MBA||19. července 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6782)||1990 SU10|| align=right|12,5|| align=right|2,790|| align=right|0,062|| align=right|3,30|| align=right|4,659||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6783) Gulyaev||1990 SO28|| align=right|12,4|| align=right|2,763|| align=right|0,148|| align=right|10,41|| align=right|4,593||MBA||24. září 1990||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6784) Bogatikov||1990 UN13|| align=right|12,1|| align=right|2,793|| align=right|0,114|| align=right|5,12|| align=right|4,666||MBA||28. října 1990||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6785)||1990 VA7|| align=right|11,1|| align=right|3,184|| align=right|0,102|| align=right|20,10|| align=right|5,682||MBA||12. listopadu 1990||Fujieda||H. Shiozawa; M. Kizawa
|-
|(6786) Doudantsutsuji||1991 DT|| align=right|12,4|| align=right|3,124|| align=right|0,106|| align=right|2,56|| align=right|5,522||MBA||21. února 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(6787)||1991 PF15|| align=right|13,5|| align=right|2,233|| align=right|0,147|| align=right|3,29|| align=right|3,336||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6788)||1991 PH15|| align=right|14,1|| align=right|2,353|| align=right|0,186|| align=right|0,69|| align=right|3,609||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6789)||1991 RM6|| align=right|13,7|| align=right|2,338|| align=right|0,142|| align=right|6,17|| align=right|3,575||MBA||4. září 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6790) Pingouin||1991 SF1|| align=right|13,2|| align=right|2,342|| align=right|0,207|| align=right|11,12|| align=right|3,584||MBA||28. září 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(6791)||1991 UC2|| align=right|14,1|| align=right|2,436|| align=right|0,130|| align=right|1,46|| align=right|3,801||MBA||29. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6792) Akiyamatakashi||1991 WC|| align=right|13,0|| align=right|2,376|| align=right|0,244|| align=right|3,71|| align=right|3,661||MBA||30. listopadu 1991||Susono||M. Akiyama; T. Furuta
|-
|(6793) Palazzolo||1991 YE|| align=right|13,3|| align=right|2,681|| align=right|0,158|| align=right|4,93|| align=right|4,389||MBA||30. prosince 1991||Bassano Bresciano||Bassano Bresciano
|-
|(6794) Masuisakura||1992 DK|| align=right|11,0|| align=right|3,085|| align=right|0,212|| align=right|16,34|| align=right|5,418||MBA||26. února 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(6795) Örnsköldsvik||1993 FZ12|| align=right|12,7|| align=right|2,642|| align=right|0,124|| align=right|5,06|| align=right|4,293||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(6796) Sundsvall||1993 FH24|| align=right|12,9|| align=right|2,739|| align=right|0,063|| align=right|5,03|| align=right|4,531||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(6797) Östersund||1993 FG25|| align=right|12,1|| align=right|2,918|| align=right|0,070|| align=right|1,14|| align=right|4,984||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(6798) Couperin||1993 JK1|| align=right|13,1|| align=right|2,937|| align=right|0,107|| align=right|0,92|| align=right|5,032||MBA||14. května 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6799) Citfiftythree||1993 KM|| align=right|12,7|| align=right|3,153|| align=right|0,342|| align=right|20,17|| align=right|5,599||MBA||17. května 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6800) Saragamine||1994 UC|| align=right|13,0|| align=right|2,663|| align=right|0,162|| align=right|8,52|| align=right|4,344||MBA||29. října 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(6801) Střekov||1995 UM1|| align=right|13,6|| align=right|2,208|| align=right|0,131|| align=right|5,22|| align=right|3,280||MBA||22. října 1995||Kleť||Z. Moravec
|-
|(6802) Černovice||1995 UQ2|| align=right|13,0|| align=right|3,053|| align=right|0,249|| align=right|2,11|| align=right|5,333||MBA||24. října 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|(6803)||1995 UK7|| align=right|13,2|| align=right|2,731|| align=right|0,211|| align=right|8,11|| align=right|4,512||MBA||27. října 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6804) Maruseppu||1995 WV|| align=right|13,7|| align=right|2,242|| align=right|0,105|| align=right|3,21|| align=right|3,357||MBA||16. listopadu 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(6805) Abstracta||4600 P-L|| align=right|13,0|| align=right|3,182|| align=right|0,162|| align=right|1,90|| align=right|5,675||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6806) Kaufmann||6048 P-L|| align=right|13,4|| align=right|2,454|| align=right|0,094|| align=right|4,68|| align=right|3,845||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6807) Brünnow||6568 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,281|| align=right|0,122|| align=right|4,24|| align=right|3,445||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6808) Plantin||1932 CP|| align=right|13,4|| align=right|2,248|| align=right|0,095|| align=right|7,58|| align=right|3,370||MBA||5. února 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(6809) Sakuma||1938 DM1|| align=right|13,1|| align=right|2,364|| align=right|0,107|| align=right|6,10|| align=right|3,633||MBA||20. února 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(6810)||1969 GC|| align=right|11,9|| align=right|3,143|| align=right|0,062|| align=right|10,41|| align=right|5,570||MBA||9. dubna 1969||El Leoncito||C. U. Cesco
|-
|(6811) Kashcheev||1976 QP|| align=right|14,8|| align=right|2,395|| align=right|0,215|| align=right|1,66|| align=right|3,705||MBA||26. srpna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6812)||1978 VJ8|| align=right|13,4|| align=right|3,140|| align=right|0,105|| align=right|0,87|| align=right|5,563||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6813)||1978 VV9|| align=right|12,4|| align=right|3,141|| align=right|0,103|| align=right|2,56|| align=right|5,566||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6814)||1979 MC2|| align=right|13,1|| align=right|2,827|| align=right|0,041|| align=right|2,17|| align=right|4,753||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6815)||1979 MM5|| align=right|14,2|| align=right|2,432|| align=right|0,191|| align=right|1,57|| align=right|3,793||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6816)||1981 EB28|| align=right|14,7|| align=right|2,290|| align=right|0,164|| align=right|2,10|| align=right|3,466||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6817) Pest||1982 BP2|| align=right|14,3|| align=right|2,309|| align=right|0,081|| align=right|2,39|| align=right|3,509||MBA||20. ledna 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6818) Sessyu||1983 EM1|| align=right|13,9|| align=right|2,216|| align=right|0,083|| align=right|4,26|| align=right|3,299||MBA||11. března 1983||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(6819) McGarvey||1983 LL|| align=right|13,8|| align=right|2,294|| align=right|0,123|| align=right|4,99|| align=right|3,474||MBA||14. června 1983||Palomar||S. Smrekar
|-
|(6820) Buil||1985 XS|| align=right|12,5|| align=right|2,853|| align=right|0,081|| align=right|2,49|| align=right|4,818||MBA||13. prosince 1985||Caussols||CERGA
|-
|(6821) Ranevskaya||1986 SZ1|| align=right|12,1|| align=right|2,581|| align=right|0,151|| align=right|12,60|| align=right|4,145||MBA||29. září 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(6822)||1986 UO|| align=right|14,3|| align=right|2,592|| align=right|0,250|| align=right|2,75|| align=right|4,173||MBA||28. října 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6823)||1988 ED1|| align=right|11,0|| align=right|2,568|| align=right|0,139|| align=right|16,66|| align=right|4,114||MBA||12. března 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(6824) Mallory||1988 RE2|| align=right|12,9|| align=right|3,119|| align=right|0,197|| align=right|2,01|| align=right|5,508||MBA||8. září 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6825) Irvine||1988 TJ2|| align=right|13,9|| align=right|2,168|| align=right|0,016|| align=right|5,41|| align=right|3,192||MBA||4. října 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6826) Lavoisier||1989 SD1|| align=right|12,9|| align=right|2,903|| align=right|0,032|| align=right|3,50|| align=right|4,945||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6827) Wombat||1990 SN4|| align=right|12,5|| align=right|2,596|| align=right|0,156|| align=right|12,93|| align=right|4,183||MBA||27. září 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(6828) Elbsteel||1990 VC1|| align=right|12,8|| align=right|2,697|| align=right|0,226|| align=right|11,87|| align=right|4,428||MBA||12. listopadu 1990||Siding Spring||D. I. Steel
|-
|(6829) Charmawidor||1991 BM1|| align=right|13,2|| align=right|2,858|| align=right|0,072|| align=right|2,10|| align=right|4,831||MBA||18. ledna 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(6830)||1991 JB1|| align=right|12,4|| align=right|3,183|| align=right|0,132|| align=right|5,09|| align=right|5,679||MBA||5. května 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|(6831)||1991 UM1|| align=right|13,7|| align=right|2,197|| align=right|0,207|| align=right|4,60|| align=right|3,255||MBA||28. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6832) Kawabata||1992 FP|| align=right|12,6|| align=right|3,208|| align=right|0,160|| align=right|1,92|| align=right|5,746||MBA||23. března 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6833)||1993 FC1|| align=right|12,4|| align=right|2,593|| align=right|0,115|| align=right|13,02|| align=right|4,176||MBA||19. března 1993||Hidaka||S. Shirai; S. Hayakawa
|-
|(6834)||1993 JH|| align=right|13,5|| align=right|2,442|| align=right|0,235|| align=right|4,27|| align=right|3,814||MBA||11. května 1993||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(6835) Molfino||1994 HT1|| align=right|14,6|| align=right|2,610|| align=right|0,172|| align=right|4,02|| align=right|4,216||MBA||30. dubna 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|(6836) Paranal||1994 PW5|| align=right|12,7|| align=right|2,877|| align=right|0,065|| align=right|0,95|| align=right|4,878||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6837) Bressi||1994 XN4|| align=right|12,3|| align=right|2,858|| align=right|0,216|| align=right|12,81|| align=right|4,831||MBA||8. prosince 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(6838) Okuda||1995 UD9|| align=right|12,0|| align=right|2,653|| align=right|0,172|| align=right|13,62|| align=right|4,320||MBA||30. října 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(6839) Ozenuma||1995 WB2|| align=right|11,7|| align=right|2,869|| align=right|0,079|| align=right|0,98|| align=right|4,860||MBA||18. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6840)||1995 WW5|| align=right|14,0|| align=right|2,429|| align=right|0,154|| align=right|3,37|| align=right|3,784||MBA||18. listopadu 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6841) Gottfriedkirch||2034 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,279|| align=right|0,137|| align=right|3,67|| align=right|3,439||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6842) Krosigk||3016 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,655|| align=right|0,096|| align=right|10,98|| align=right|4,327||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6843) Heremon||1975 TC6|| align=right|13,0|| align=right|2,443|| align=right|0,176|| align=right|9,29|| align=right|3,819||MBA||9. října 1975||McDonald||J. D. Mulholland
|-
|(6844) Shpak||1975 VR5|| align=right|13,8|| align=right|2,221|| align=right|0,101|| align=right|5,31|| align=right|3,310||MBA||3. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(6845) Mansurova||1976 JG2|| align=right|13,4|| align=right|2,276|| align=right|0,147|| align=right|6,68|| align=right|3,433||MBA||2. května 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6846) Kansazan||1976 UG15|| align=right|14,7|| align=right|2,387|| align=right|0,224|| align=right|2,86|| align=right|3,686||MBA||22. října 1976||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(6847) Kunz-Hallstein||1977 RL|| align=right|13,7|| align=right|2,322|| align=right|0,289|| align=right|24,63|| align=right|3,538||MBA||5. září 1977||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(6848)||1978 VG5|| align=right|12,9|| align=right|3,113|| align=right|0,135|| align=right|0,55|| align=right|5,491||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6849)||1979 MX6|| align=right|13,5|| align=right|2,368|| align=right|0,088|| align=right|6,40|| align=right|3,644||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6850)||1981 QT3|| align=right|12,2|| align=right|3,153|| align=right|0,085|| align=right|5,90|| align=right|5,599||MBA||28. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6851)||1981 RO1|| align=right|14,3|| align=right|2,197|| align=right|0,125|| align=right|3,81|| align=right|3,255||MBA||1. září 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6852)||1985 CN2|| align=right|14,3|| align=right|2,396|| align=right|0,175|| align=right|2,50|| align=right|3,708||MBA||14. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6853)||1986 CD2|| align=right|14,3|| align=right|2,262|| align=right|0,118|| align=right|5,91|| align=right|3,402||MBA||12. února 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6854)||1987 UG|| align=right|14,0|| align=right|2,423|| align=right|0,216|| align=right|1,83|| align=right|3,772||MBA||20. října 1987||Anderson Mesa||K. W. Zeigler
|-
|(6855) Armellini||1989 BG|| align=right|13,7|| align=right|2,289|| align=right|0,065|| align=right|7,58|| align=right|3,463||MBA||29. ledna 1989||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(6856) Bethemmons||1989 EM|| align=right|13,6|| align=right|2,373|| align=right|0,173|| align=right|1,33|| align=right|3,654||MBA||5. března 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6857)||1990 QQ|| align=right|13,6|| align=right|2,313|| align=right|0,197|| align=right|9,19|| align=right|3,518||MBA||19. srpna 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6858)||1990 ST10|| align=right|12,6|| align=right|2,586|| align=right|0,188|| align=right|13,64|| align=right|4,158||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6859) Datemasamune||1991 CZ|| align=right|13,3|| align=right|1,834|| align=right|0,014|| align=right|23,20|| align=right|2,483||MBA||13. února 1991||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(6860) Sims||1991 CS1|| align=right|12,7|| align=right|3,117|| align=right|0,124|| align=right|2,01|| align=right|5,503||MBA||11. února 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|(6861)||1991 FA3|| align=right|11,8|| align=right|3,145|| align=right|0,135|| align=right|10,70|| align=right|5,576||MBA||20. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6862) Virgiliomarcon||1991 GL|| align=right|11,4|| align=right|3,175|| align=right|0,025|| align=right|12,10|| align=right|5,658||MBA||11. dubna 1991||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(6863)||1991 PX8|| align=right|13,6|| align=right|2,297|| align=right|0,078|| align=right|4,19|| align=right|3,481||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6864) Starkenburg||1991 RC4|| align=right|13,9|| align=right|2,269|| align=right|0,102|| align=right|2,80|| align=right|3,417||MBA||12. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(6865) Dunkerley||1991 TE2|| align=right|13,4|| align=right|2,298|| align=right|0,142|| align=right|3,10|| align=right|3,482||MBA||2. října 1991||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(6866) Kukai||1992 CO|| align=right|11,9|| align=right|3,023|| align=right|0,051|| align=right|11,06|| align=right|5,256||MBA||12. února 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(6867) Kuwano||1992 FP1|| align=right|12,8|| align=right|2,592|| align=right|0,259|| align=right|11,84|| align=right|4,173||MBA||28. března 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6868) Seiyauyeda||1992 HD|| align=right|13,0|| align=right|2,659|| align=right|0,153|| align=right|3,38|| align=right|4,335||MBA||22. dubna 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(6869) Funada||1992 JP|| align=right|11,4|| align=right|3,189|| align=right|0,058|| align=right|17,02|| align=right|5,695||MBA||2. května 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6870) Pauldavies||1992 OG|| align=right|13,9|| align=right|1,928|| align=right|0,114|| align=right|24,91|| align=right|2,676||MBA||28. července 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6871) Verlaine||1993 BE8|| align=right|14,8|| align=right|2,196|| align=right|0,048|| align=right|3,78|| align=right|3,255||MBA||23. ledna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6872)||1993 CN1|| align=right|13,3|| align=right|2,180|| align=right|0,018|| align=right|3,36|| align=right|3,218||MBA||15. února 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6873) Tasaka||1993 HT1|| align=right|14,1|| align=right|2,173|| align=right|0,136|| align=right|4,79|| align=right|3,202||MBA||21. dubna 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6874)||1994 JO1|| align=right|14,4|| align=right|2,241|| align=right|0,282|| align=right|7,58|| align=right|3,354||MBA||9. května 1994||Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(6875)||1994 NG1|| align=right|14,1|| align=right|2,158|| align=right|0,193|| align=right|3,98|| align=right|3,170||MBA||4. července 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6876) Beppeforti||1994 RK1|| align=right|13,4|| align=right|2,285|| align=right|0,145|| align=right|6,20|| align=right|3,454||MBA||5. září 1994||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(6877) Giada||1994 TB2|| align=right|13,6|| align=right|2,323|| align=right|0,135|| align=right|6,18|| align=right|3,540||MBA||10. října 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(6878) Isamu||1994 TN2|| align=right|13,4|| align=right|2,462|| align=right|0,184|| align=right|4,04|| align=right|3,863||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6879) Hyogo||1994 TC15|| align=right|12,2|| align=right|3,115|| align=right|0,180|| align=right|8,59|| align=right|5,498||MBA||14. října 1994||Sengamine||K. Ito
|-
|(6880) Hayamiyu||1994 TG15|| align=right|12,1|| align=right|2,804|| align=right|0,066|| align=right|5,26|| align=right|4,695||MBA||13. října 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(6881) Shifutsu||1994 UP|| align=right|13,3|| align=right|2,906|| align=right|0,058|| align=right|2,90|| align=right|4,953||MBA||31. října 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6882) Sormano||1995 CC1|| align=right|12,5|| align=right|2,552|| align=right|0,100|| align=right|14,41|| align=right|4,077||MBA||5. února 1995||Sormano||P. Sicoli; V. Giuliani
|-
|(6883) Hiuchigatake||1996 AF|| align=right|12,7|| align=right|3,123|| align=right|0,187|| align=right|2,01|| align=right|5,518||MBA||10. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6884) Takeshisato||9521 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,277|| align=right|0,126|| align=right|1,97|| align=right|3,436||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6885) Nitardy||9570 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,648|| align=right|0,061|| align=right|3,81|| align=right|4,308||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6886) Grote||1942 CG|| align=right|12,0|| align=right|2,566|| align=right|0,160|| align=right|9,16|| align=right|4,111||MBA||11. února 1942||Turku||L. Oterma
|-
|(6887) Hasuo||1951 WH|| align=right|13,7|| align=right|2,230|| align=right|0,176|| align=right|5,34|| align=right|3,330||MBA||24. listopadu 1951||Nice||M. Laugier
|-
|(6888)||1971 BD3|| align=right|12,9|| align=right|2,562|| align=right|0,150|| align=right|3,76|| align=right|4,099||MBA||27. ledna 1971||Cerro El Roble||C. Torres; J. Petit
|-
|(6889)||1971 RA|| align=right|14,0|| align=right|2,203|| align=right|0,197|| align=right|4,84|| align=right|3,269||MBA||15. září 1971||Cerro El Roble||C. Torres; J. Petit
|-
|(6890) Savinykh||1975 RP|| align=right|12,0|| align=right|3,220|| align=right|0,159|| align=right|0,90|| align=right|5,779||MBA||3. září 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6891) Triconia||1976 SA|| align=right|13,3|| align=right|2,687|| align=right|0,062|| align=right|5,98|| align=right|4,404||MBA||23. září 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(6892)||1978 VG8|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,271|| align=right|4,26|| align=right|4,117||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6893)||1983 RS3|| align=right|13,2|| align=right|2,386|| align=right|0,092|| align=right|5,79|| align=right|3,686||MBA||2. září 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6894) Macreid||1986 RE2|| align=right|11,9|| align=right|2,652|| align=right|0,074|| align=right|21,18|| align=right|4,318||MBA||5. září 1986||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6895)||1987 DG6|| align=right|13,5|| align=right|2,671|| align=right|0,161|| align=right|1,13|| align=right|4,365||MBA||23. února 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6896)||1987 RE1|| align=right|13,8|| align=right|2,294|| align=right|0,219|| align=right|4,98|| align=right|3,474||MBA||13. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6897) Tabei||1987 VQ|| align=right|14,5|| align=right|2,383|| align=right|0,174|| align=right|1,62|| align=right|3,678||MBA||15. listopadu 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6898) Saint-Marys||1988 LE|| align=right|12,6|| align=right|2,665|| align=right|0,125|| align=right|14,16|| align=right|4,349||MBA||8. června 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(6899)||1988 RP10|| align=right|13,3|| align=right|2,927|| align=right|0,019|| align=right|0,94|| align=right|5,007||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(6900)||1988 XD1|| align=right|14,0|| align=right|2,228|| align=right|0,163|| align=right|4,21|| align=right|3,324||MBA||2. prosince 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(6901) Roybishop||1989 PA|| align=right|13,9|| align=right|1,943|| align=right|0,112|| align=right|23,15|| align=right|2,708||MBA||2. srpna 1989||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(6902) Hideoasada||1989 US3|| align=right|12,9|| align=right|2,754|| align=right|0,100|| align=right|2,10|| align=right|4,569||MBA||26. října 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(6903)||1989 XM|| align=right|12,7|| align=right|2,927|| align=right|0,038|| align=right|2,91|| align=right|5,007||MBA||2. prosince 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(6904) McGill||1990 QW1|| align=right|14,1|| align=right|2,481|| align=right|0,107|| align=right|5,74|| align=right|3,906||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6905) Miyazaki||1990 TW|| align=right|11,4|| align=right|2,618|| align=right|0,194|| align=right|13,46|| align=right|4,236||MBA||15. října 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6906)||1990 WC|| align=right|12,7|| align=right|2,741|| align=right|0,273|| align=right|10,46|| align=right|4,538||MBA||19. listopadu 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6907)||1990 WE|| align=right|12,8|| align=right|2,744|| align=right|0,194|| align=right|9,08|| align=right|4,545||MBA||19. listopadu 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6908) Kunimoto||1990 WB3|| align=right|12,6|| align=right|2,750|| align=right|0,093|| align=right|5,61|| align=right|4,560||MBA||24. listopadu 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6909) Levison||1991 BY2|| align=right|14,1|| align=right|2,725|| align=right|0,467|| align=right|37,98|| align=right|4,499||MBA||19. ledna 1991||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(6910) Ikeguchi||1991 FJ|| align=right|12,3|| align=right|3,051|| align=right|0,038|| align=right|9,08|| align=right|5,328||MBA||17. března 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|(6911) Nancygreen||1991 GN|| align=right|12,4|| align=right|1,932|| align=right|0,091|| align=right|22,91|| align=right|2,686||MBA||10. dubna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6912) Grimm||1991 GQ2|| align=right|12,9|| align=right|3,071|| align=right|0,109|| align=right|2,06|| align=right|5,381||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6913) Yukawa||1991 UT3|| align=right|13,7|| align=right|2,236|| align=right|0,140|| align=right|4,41|| align=right|3,343||MBA||31. října 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6914) Becquerel||1992 GZ|| align=right|12,8|| align=right|2,578|| align=right|0,241|| align=right|2,22|| align=right|4,139||MBA||3. dubna 1992||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy; H. E. Holt
|-
|(6915)||1992 HH|| align=right|12,6|| align=right|2,605|| align=right|0,123|| align=right|12,03|| align=right|4,203||MBA||30. dubna 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(6916) Lewispearce||1992 OJ|| align=right|12,0|| align=right|2,845|| align=right|0,266|| align=right|18,21|| align=right|4,797||MBA||27. července 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6917)||1993 FR2|| align=right|14,2|| align=right|2,216|| align=right|0,082|| align=right|3,80|| align=right|3,298||MBA||29. března 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(6918) Manaslu||1993 FV3|| align=right|13,7|| align=right|2,410|| align=right|0,138|| align=right|1,86|| align=right|3,740||MBA||20. března 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(6919) Tomonaga||1993 HP|| align=right|13,8|| align=right|2,263|| align=right|0,104|| align=right|5,17|| align=right|3,403||MBA||16. dubna 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6920) Esaki||1993 JE|| align=right|12,9|| align=right|2,388|| align=right|0,078|| align=right|6,73|| align=right|3,690||MBA||14. května 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6921)||1993 JJ|| align=right|13,0|| align=right|2,279|| align=right|0,083|| align=right|5,32|| align=right|3,440||MBA||14. května 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6922) Yasushi||1993 KY1|| align=right|14,0|| align=right|2,299|| align=right|0,119|| align=right|4,77|| align=right|3,486||MBA||27. května 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(6923) Borzacchini||1993 SD|| align=right|13,9|| align=right|2,991|| align=right|0,081|| align=right|10,55|| align=right|5,171||MBA||16. září 1993||Stroncone||Stroncone
|-
|(6924) Fukui||1993 TP|| align=right|11,2|| align=right|3,390|| align=right|0,099|| align=right|12,22|| align=right|6,242||MBA||8. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6925) Susumu||1993 UW2|| align=right|12,3|| align=right|2,835|| align=right|0,100|| align=right|14,23|| align=right|4,774||MBA||24. října 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(6926)||1994 RO11|| align=right|12,9|| align=right|2,660|| align=right|0,172|| align=right|12,83|| align=right|4,337||MBA||1. září 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6927) Tonegawa||1994 TE1|| align=right|13,4|| align=right|2,341|| align=right|0,010|| align=right|4,83|| align=right|3,581||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6928) Lanna||1994 TM3|| align=right|13,8|| align=right|2,682|| align=right|0,236|| align=right|6,56|| align=right|4,391||MBA||11. října 1994||Kleť||M. Tichý
|-
|(6929) Misto||1994 UE|| align=right|12,9|| align=right|2,771|| align=right|0,144|| align=right|10,36|| align=right|4,611||MBA||31. října 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(6930)||1994 VJ3|| align=right|12,3|| align=right|3,200|| align=right|0,157|| align=right|0,58|| align=right|5,723||MBA||7. listopadu 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6931) Kenzaburo||1994 VP6|| align=right|12,1|| align=right|3,030|| align=right|0,103|| align=right|10,89|| align=right|5,274||MBA||4. listopadu 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6932) Tanigawadake||1994 YK|| align=right|13,7|| align=right|2,330|| align=right|0,249|| align=right|3,73|| align=right|3,556||MBA||24. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6933) Azumayasan||1994 YW|| align=right|13,4|| align=right|2,699|| align=right|0,168|| align=right|2,57|| align=right|4,435||MBA||28. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6934)||1994 YN2|| align=right|12,0|| align=right|2,660|| align=right|0,188|| align=right|8,30|| align=right|4,337||MBA||25. prosince 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6935) Morisot||4524 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,277|| align=right|0,087|| align=right|0,55|| align=right|3,436||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6936) Cassatt||6573 P-L|| align=right|13,4|| align=right|2,599|| align=right|0,080|| align=right|3,67|| align=right|4,188||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6937) Valadon||1010 T-2|| align=right|12,1|| align=right|3,011|| align=right|0,085|| align=right|9,49|| align=right|5,225||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6938) Soniaterk||5140 T-2|| align=right|11,4|| align=right|2,999|| align=right|0,093|| align=right|9,11|| align=right|5,192||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6939) Lestone||1952 SW1|| align=right|13,7|| align=right|2,590|| align=right|0,101|| align=right|14,09|| align=right|4,168||MBA||22. září 1952||Mount Wilson||L. E. Cunningham
|-
|(6940)||1972 HL1|| align=right|14,7|| align=right|2,282|| align=right|0,127|| align=right|2,87|| align=right|3,447||MBA||19. dubna 1972||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|(6941) Dalgarno||1976 YA|| align=right|12,4|| align=right|2,783|| align=right|0,192|| align=right|15,43|| align=right|4,641||MBA||16. prosince 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(6942) Yurigulyaev||1976 YB2|| align=right|13,6|| align=right|2,338|| align=right|0,121|| align=right|3,70|| align=right|3,574||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(6943)||1978 VR4|| align=right|14,0|| align=right|2,198|| align=right|0,115|| align=right|4,10|| align=right|3,258||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6944)||1979 MR3|| align=right|14,1|| align=right|2,316|| align=right|0,138|| align=right|7,66|| align=right|3,525||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(6945) Dahlgren||1980 FZ3|| align=right|14,8|| align=right|2,252|| align=right|0,175|| align=right|7,56|| align=right|3,378||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(6946)||1980 RX1|| align=right|13,8|| align=right|2,268|| align=right|0,140|| align=right|4,57|| align=right|3,416||MBA||15. září 1980||La Silla||H. Debehogne; L. Houziaux
|-
|(6947)||1981 ET8|| align=right|14,6|| align=right|2,399|| align=right|0,063|| align=right|3,89|| align=right|3,715||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6948)||1981 ET22|| align=right|14,3|| align=right|2,397|| align=right|0,158|| align=right|2,59|| align=right|3,710||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6949)||1982 RZ|| align=right|13,1|| align=right|2,363|| align=right|0,163|| align=right|13,23|| align=right|3,632||MBA||11. září 1982||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(6950) Simonek||1982 YQ|| align=right|12,7|| align=right|2,591|| align=right|0,097|| align=right|14,21|| align=right|4,170||MBA||22. prosince 1982||Haute Provence||F. Dossin
|-
|(6951)||1985 DW1|| align=right|12,7|| align=right|3,051|| align=right|0,092|| align=right|1,09|| align=right|5,328||MBA||16. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6952) Niccolò||1986 JT|| align=right|13,1|| align=right|2,901|| align=right|0,269|| align=right|7,51|| align=right|4,941||MBA||4. května 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6953) Davepierce||1986 PC1|| align=right|12,2|| align=right|3,114|| align=right|0,180|| align=right|1,75|| align=right|5,495||MBA||1. srpna 1986||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6954) Potemkin||1987 RB6|| align=right|13,9|| align=right|2,184|| align=right|0,138|| align=right|3,15|| align=right|3,227||MBA||4. září 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(6955) Ekaterina||1987 SP15|| align=right|11,8|| align=right|3,107|| align=right|0,174|| align=right|0,96|| align=right|5,477||MBA||25. září 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(6956) Holbach||1988 CX3|| align=right|13,6|| align=right|2,444|| align=right|0,094|| align=right|5,48|| align=right|3,819||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6957)||1988 HA|| align=right|13,5|| align=right|2,533|| align=right|0,083|| align=right|1,21|| align=right|4,030||MBA||16. dubna 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6958)||1988 TX1|| align=right|11,8|| align=right|3,022|| align=right|0,098|| align=right|9,16|| align=right|5,252||MBA||13. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6959) Mikkelkocha||1988 VD1|| align=right|11,6|| align=right|2,897|| align=right|0,113|| align=right|13,49|| align=right|4,929||MBA||3. listopadu 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(6960)||1989 AL5|| align=right|12,2|| align=right|3,192|| align=right|0,146|| align=right|1,41|| align=right|5,702||MBA||4. ledna 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6961) Ashitaka||1989 KA|| align=right|13,4|| align=right|2,319|| align=right|0,193|| align=right|4,76|| align=right|3,530||MBA||26. května 1989||Mishima||M. Akiyama; T. Furuta
|-
|(6962) Summerscience||1990 OT|| align=right|14,6|| align=right|2,286|| align=right|0,150|| align=right|6,72|| align=right|3,455||MBA||22. července 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6963)||1990 OQ3|| align=right|13,5|| align=right|2,251|| align=right|0,191|| align=right|4,39|| align=right|3,377||MBA||27. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6964) Kunihiko||1990 TL1|| align=right|13,7|| align=right|2,364|| align=right|0,177|| align=right|5,44|| align=right|3,635||MBA||15. října 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6965) Niyodogawa||1990 VS2|| align=right|13,3|| align=right|2,482|| align=right|0,011|| align=right|6,14|| align=right|3,909||MBA||11. listopadu 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(6966) Vietoris||1991 RD5|| align=right|14,9|| align=right|2,163|| align=right|0,107|| align=right|2,92|| align=right|3,181||MBA||13. září 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(6967)||1991 VJ3|| align=right|13,7|| align=right|2,249|| align=right|0,140|| align=right|4,50|| align=right|3,372||MBA||11. listopadu 1991||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(6968)||1991 VX3|| align=right|14,0|| align=right|2,251|| align=right|0,077|| align=right|1,85|| align=right|3,376||MBA||11. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6969) Santaro||1991 VF5|| align=right|13,4|| align=right|2,199|| align=right|0,032|| align=right|7,11|| align=right|3,261||MBA||4. listopadu 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(6970) Saigusa||1992 AL1|| align=right|13,3|| align=right|2,348|| align=right|0,062|| align=right|6,73|| align=right|3,597||MBA||10. ledna 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(6971) Omogokei||1992 CT|| align=right|12,5|| align=right|2,834|| align=right|0,074|| align=right|3,07|| align=right|4,769||MBA||8. února 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(6972) Helvetius||1992 GY3|| align=right|12,2|| align=right|2,568|| align=right|0,132|| align=right|6,34|| align=right|4,113||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6973)||1992 HK|| align=right|13,8|| align=right|2,657|| align=right|0,151|| align=right|2,93|| align=right|4,329||MBA||27. dubna 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6974)||1992 MC|| align=right|11,8|| align=right|2,600|| align=right|0,142|| align=right|15,79|| align=right|4,192||MBA||27. června 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(6975) Hiroaki||1992 QM|| align=right|12,5|| align=right|2,871|| align=right|0,288|| align=right|4,82|| align=right|4,863||MBA||25. srpna 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(6976) Kanatsu||1993 KD2|| align=right|13,2|| align=right|2,334|| align=right|0,170|| align=right|8,25|| align=right|3,564||MBA||23. května 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(6977) Jaucourt||1993 OZ4|| align=right|14,4|| align=right|2,261|| align=right|0,145|| align=right|3,42|| align=right|3,400||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6978) Hironaka||1993 RD|| align=right|13,1|| align=right|2,564|| align=right|0,172|| align=right|7,48|| align=right|4,106||MBA||12. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6979) Shigefumi||1993 RH|| align=right|12,4|| align=right|2,653|| align=right|0,224|| align=right|14,91|| align=right|4,321||MBA||12. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6980) Kyusakamoto||1993 SV1|| align=right|12,2|| align=right|2,837|| align=right|0,048|| align=right|3,30|| align=right|4,777||MBA||16. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6981) Chirman||1993 TK2|| align=right|13,2|| align=right|2,674|| align=right|0,154|| align=right|13,33|| align=right|4,371||MBA||15. října 1993||Bassano Bresciano||Bassano Bresciano
|-
|(6982)||1993 UA3|| align=right|12,6|| align=right|2,643|| align=right|0,184|| align=right|12,54|| align=right|4,296||MBA||16. října 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(6983) Komatsusakyo||1993 YC|| align=right|11,5|| align=right|3,212|| align=right|0,130|| align=right|7,80|| align=right|5,755||MBA||17. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6984) Lewiscarroll||1994 AO|| align=right|10,8|| align=right|3,970|| align=right|0,188|| align=right|16,81|| align=right|7,908||HLD||4. ledna 1994||Fujieda||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(6985)||1994 UF2|| align=right|13,2|| align=right|2,416|| align=right|0,095|| align=right|6,71|| align=right|3,754||MBA||31. října 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6986) Asamayama||1994 WE|| align=right|13,7|| align=right|2,930|| align=right|0,058|| align=right|2,33|| align=right|5,016||MBA||24. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6987) Onioshidashi||1994 WZ|| align=right|14,0|| align=right|2,791|| align=right|0,050|| align=right|2,97|| align=right|4,662||MBA||25. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6988)||1994 WE3|| align=right|13,3|| align=right|2,476|| align=right|0,032|| align=right|3,21|| align=right|3,896||MBA||28. listopadu 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6989) Hoshinosato||1994 XH1|| align=right|11,4|| align=right|3,009|| align=right|0,098|| align=right|9,38|| align=right|5,218||MBA||6. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6990) Toya||1994 XU4|| align=right|12,3|| align=right|3,150|| align=right|0,128|| align=right|2,89|| align=right|5,589||MBA||9. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6991) Chichibu||1995 AX|| align=right|13,1|| align=right|2,401|| align=right|0,205|| align=right|5,76|| align=right|3,721||MBA||6. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6992) Minano-machi||1995 BT1|| align=right|11,3|| align=right|3,010|| align=right|0,074|| align=right|10,49|| align=right|5,222||MBA||27. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6993)||1995 BJ4|| align=right|12,0|| align=right|3,107|| align=right|0,089|| align=right|2,39|| align=right|5,476||MBA||28. ledna 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6994)||1995 BV4|| align=right|12,6|| align=right|3,052|| align=right|0,022|| align=right|0,79|| align=right|5,332||MBA||28. ledna 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6995) Minoyama||1996 BZ1|| align=right|14,0|| align=right|2,533|| align=right|0,176|| align=right|4,51|| align=right|4,031||MBA||24. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6996) Alvensleben||2222 T-2|| align=right|12,1|| align=right|3,423|| align=right|0,099|| align=right|4,07|| align=right|6,331||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6997) Laomedon||3104 T-3|| align=right|10,5|| align=right|5,186|| align=right|0,101|| align=right|19,11|| align=right|11,81||JUT||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6998) Tithonus||3108 T-3|| align=right|11,3|| align=right|5,204|| align=right|0,070|| align=right|1,73|| align=right|11,87||JUT||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(6999) Meitner||4379 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,281|| align=right|0,099|| align=right|5,58|| align=right|3,445||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(7000) Curie||1939 VD|| align=right|12,8|| align=right|2,464|| align=right|0,263|| align=right|9,89|| align=right|3,868||MBA||6. listopadu 1939||Uccle||F. Rigaux
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek